En explorant les bases de données taxonomiques, on s'aperçoit que le ver rond Caenorhabditis elegans n'est pas la seule espèce au nom scientifique pouvant être abrégé par C. elegans. Voici une liste d'espèces classées par groupes taxonomiques (et incluant des synonymes). Il y a aussi une section de noms d'espèces classés par ordre alphabétique à la fin de cet article.

Le caractère obèle (†) avant un nom indique un taxon éteint.

Domaine Eukaryota (Eucaryotes), non-classé Unikonta (Unicontes)

Non-classé Amoebozoa (Amibozoaires)

Sous-embranchement Lobosa, Classe Tubulinea, Ordre Arcellinida 
 Centropyxiella elegans, une espèce (Centropyxidae) trouvée dans les eaux européennes de l'océan Nord Atlantique

Embranchement Mycetozoa

Classe Myxogastria

Ordre Stemonitida 
 Collaria elegans (syn. Comatricha elegans), une espèce (Stemonitidaceae)

Ordre Liceida 
 Cribraria elegans, une espèce (Cribrariaceae) trouvée aux États-Unis, en Europe et au Japon

Classe Dictyosteliomycetes / Dictyostelea

Ordre Dictyosteliales 
 Calospeira elegans, une espèce (Dictyosteliales incertae sedis)

Non classé Opisthokonta (Opisthocontes), non classé Holozoa

Classe Choanoflagellatea

Ordre Craspedida 
 Famille Codonosigidae
 Cladospongia elegans, une espèce trouvée en Inde
 Codonosiga elegans, un synonyme de Codonosiga botrytis, une espèce d'eau douce trouvée en Europe et en Russie

Eucaryotes, Unicontes, Opisthocontes, non classé Holozoa, Règne Animalia (Animaux)

Sous-règne Parazoa

Embranchement Porifera (Éponges)

Classe Calcarea (éponges calcaires) 
 †Consobrinomia elegans, une espèce éteinte du Cénomanien de l'Italie et des Îles du Frioul, en Méditerranée

Classe Demospongiae (Démosponges)

Ordre Poecilosclerida 
 Clathria elegans, une espèce (Microcionidae) des eaux américaines de l'Océan Atlantique Nord
 Clathrissa elegans, un synonyme de Tedania elegans, une espèce marine (Tedaniidae) trouvée en Australie
 Crella elegans (syn. Cribella elegans ou Cribrella elegans), une espèce marine (Crellidae) trouvée en mer Adriatique

Ordre Haplosclerida 
 Famille Callyspongiidae
 Callyspongia elegans (syn. Cladochalina elegans), une espèce trouvée en Indonésie
 Chalinissa elegans, un synonyme de Callyspongia serpentina, une espèce trouvée en Australie et en Nouvelle-Zélande
 Chalinopsilla elegans, un synonyme de Dactylia elegans, une espèce trouvée en Australie-Occidentale
 Famille Chalinidae
 Chalinodendron elegans , un synonyme de Haliclona elegans, une espèce trouvée dans le Sud-Est de l'Australie

Ordre Dictyoceratida 
 Carteriospongia elegans, un synonyme de Carteriospongia foliascens, une espèce (Thorectidae)

Ordre Hadromerida 
 Caulospongia elegans, une espèce (Suberitidae) trouvée en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie

Ordre Spirophorida 
 Craniella elegans, une espèce marine (Tetillidae) dans le Golfe de Mannar, entre le sud de l'Inde et le Sri Lanka

Ordre Tetractinellida 
 †Cupulospongia elegans, une espèce éteinte (incertae sedis) du Crétacé de France

Classe Hexactinellida (éponges siliceuses)

Ordre Hexactinosa 
 †Cribrospongia elegans, une espèce éteinte  (Cribrospongiidae) du Jurassique de l'Allemagne

Ordre Lyssacinosa 
 Caulophacus elegans, une espèce (Rossellidae, Lanuginellinae) trouvée au milieu du courant Kuroshio, au large du Japon
 Corbitella elegans, une espèce (Euplectellidae) trouvée dans la mer de Banda qui borde le sud de l'archipel des Moluques en Indonésie

Sous-règne Eumetazoa, non classé Radiata

Embranchement Cnidaria (Cnidaires), sous-embranchement Medusozoa (méduses), Classe Hydrozoa (hydrozoaires)

Sous-classe Hydroidolina, Ordre Leptomedusae 
 Cryptolaria elegans, un synonyme de Acryptolaria elegans, une espèce (Lafoeidae) trouvée dans le Golfe du Mexique

Enbranchement Cnidaria, Classe Anthozoa (Coraux, anémones de mer et gorgones)

Sous-classe Hexacorallia

Ordre Scleractinia (Scléractiniaires) 
 Sous-ordre Caryophylliina
 †Conosmilia elegans, une espèce éteinte (Flabellidae) du Tertiaire de l'Australie

 Sous-ordre Faviina
 †Colpophyllia elegans, une espèce éteinte (Mussidae) de l'Éocène du Panama

 Sous-ordre Fungiina
 †Calamophylliopsis elegans, une espèce éteinte (†Dermosmiliidae) du Crétacé de Chine
 †Chorisastrea elegans, une espèce éteinte (†Calamophylliidae) du Jurassique de Suisse
 Cycloseris elegans, une espèce de corail-champignon (Fungiidae) trouvée sur le côte occidentale d'Amérique

 Sous-ordre †Microsolenina
 †Comophyllia elegans, une espèce éteinte (†Latomeandridae) du Jurassique de France

 Sous-ordre †Rhipidogyrina
 †Codonosmilia elegans, une espèce éteinte (†Rhipidogyridae) du Jurassique d'Iran et de Tunisie

 Sous-ordre †Stylinina
 †Cyathophora elegans, un synonyme de Holocystis elegans, une espèce éteinte (†Cyathophoridae) de terrains crétacés du Mexique, d'Espagne et du Royaume-Uni

 Non classés
 Coeloria elegans, une espèce (incertae sedis)

Sous-classe †Rugosa 
 †Cardiaphyllum elegans, une espèce éteinte (Incertae sedis) trouvée dans des terrains du Carbonifère supérieur en Chine

Ordre †Stauriida 
 †Carinthiaphyllum elegans, une espèce éteinte (†Geyerophyllidae) du Carbonifère de Chine

Sous-classe †Tabulata (Coraux tabulés)

Ordre †Favositida 
 †Caliapora elegans, une espèce éteinte (†Alveolitidae) du Dévonien de l'Oural
 †Coenites elegans, une espèce éteinte (†Coenitidae) du Dévonien de l'Altaï

Ordre †Heliolitida 
 †Catenipora elegans, une espèce éteinte (†Halysitidae) du Silurien de l'Estonie

Sous-classe Octocorallia (Octocoralliaires)

Ordre Alcyonacea (coraux alcyonaires) 
 Callogorgia elegans (syn. Callicella elegans), une espèce abyssale (Primnoidae) trouvée au Nord-Ouest de l'Océan Pacifique
 Chrysogorgia elegans, une espèce abyssale (Chrysogorgiidae) trouvée dans le Golfe du Mexique, la mer Méditerranée et le Nord de l'océan Atlantique
 Cyathopodium elegans, une espèce (Clavulariidae) trouvée dans la partie occidentale de l'Océan Atlantique

Ordre Pennatulacea (Pennatules) 
 Cavernularia elegans, une espèce (Veretillidae) trouvée dans le Nord de l'océan Atlantique

Sous-classe Myxozoa (myxozoaires)

Ordre Bivalvulida 
 Ceratomyxa elegans, une espèce (Ceratomyxidae) parasite de poissons-crapauds trouvée en mer Méditerranée et sur la côte d'Argentine

Eumetazoa, clade Bilateria (Bilatériens), Super-embranchement Deuterostomia (Deutérostomiens)

Embranchement Echinodermata (Échinodermes)

Classe Asteroidea (Étoiles de mer)

Ordre Valvatida 
 Famille Goniasteridae
 Calliaster elegans, une espèce trouvée dans le Sud-Ouest de l'océan Pacifique
 †Comptonia elegans, une espèce éteinte du Crétacé de France

 Famille Ophidiasteridae
 †Chariaster elegans, une espèce éteinte du Crétacé de l'Égypte

Classe Crinoidea (Crinoïdes)

Sous-classe †Cladida, ordre †Ampelocrinida 
  †Calceolispongia elegans, une espèce éteinte (†Calceolispongiidae) trouvée dans le Permien du Timor

Sous-classe †Disparida, ordre †Pisocrinida 
  †Cicerocrinus elegans, une espèce éteinte (†Pisocrinidae) du Silurien de l'Angleterre

Sous-classe Articulata, Ordre Comatulida (comatules) 
 Clarkometra elegans, une espèce (Colobometridae) trouvée du sud-ouest de Mindanao, aux Philippines, jusqu'aux îles Bonin, au Japon

Classe Echinoidea (Oursins)

Ordre Arbacioida 
 †Coelopleurus elegans, une espèce éteinte (Arbaciidae) du Pléistocène du Japon

Ordre Cassiduloida 
  †Catopygus elegans, un synonyme de Studeria elegans, une espèce éteinte (Neolampadidae) du Miocèce de l'Australie

Ordre Cidaroida 
 †Cidaris elegans Münster, 1826 (syn. †Cidarites elegans), une espèce éteinte (Cidaridae) du Jurassique de la France
 Cidaris elegans (A. Agassiz, 1879), un synonyme de Histocidaris elegans, une espèce (Histocidaridae) trouvée dans l'Indo-Pacifique

Classe †Edrioasteroidea (†Édrioastéroïdes)

Ordre †Stromatocystitida 
 †Cambraster elegans, une espèce éteinte (†Stromatocystitidae) du Cambrien

Classe Holothuroidea (Holothuries ou Concombres de mer)

Ordre Apodida 
 †Chiridota elegans (syn. †Chirodota elegans), une espèce (Chiridotidae) du Pliocène de l'Europe

Embranchement Chordata (Chordés), Sous-embranchement Tunicata (Tuniciers)

Classe Ascidiacea (Ascidies)

Ordre Aplousobranchia 
 †Cistodites elegans, une espèce éteinte (Polycitoridae) du Lutétien du bassin de Paris
 Clavelina elegans, une espèce (Clavelinidae) trouvée au Japon

Ordre Stolidobranchia 
 Chorizocarpa elegans, un synonyme de Botryllus elegans, une espèce (Styelidae) trouvée au Mozambique et en Afrique du Sud
 Culeolus elegans, une espèce (Pyuridae) trouvée en Nouvelle-Calédonie

Chordates, Sous-embranchement Vertebrata (Vertébrés)

(groupe informel des poissons agnathes) Classe †Conodonta (†Conodontes)

Ordre †Conodontophorida 
 †Curtognathus elegans, une espèce éteinte (†Distacodontidae ou incertae sedis) de l'Ordovicien de la Sibérie

(groupe informel des poissons agnathes) Classe Osteostraci (Ostéostracés)

(Sous-classe †Cornuata) Ordre †Cephalaspidida 
 †Cephalaspis elegans, un synonyme de †Zychaspis siemiradzkii, une espèce éteinte (†Scolenaspididae) du Dévonien de l'Ukraine

Classe Chondrichthyes (Poissons cartilagineux), Sous-classe Holocephali (Holocephales)

Ordre †Petalodontiformes 
  †Chomatodus elegans, une espèce éteinte (†Petalodontidae) trouvée dans le Carbonifère des États-Unis

Poissons cartilagineux, Sous-classe Elasmobranchii (Élasmobranches)

Ordre †Ctenacanthiformes 
 †Ctenacanthus elegans, une espèce éteinte (†Ctenacanthidae) du Carbonifère des États-Unis

Infra-classe † Cladoselachimorpha, Ordre †Cladoselachiformes 
 Famille †Cladoselachidae
  †Cladodus elegans, une espèce éteinte de requins du Carbonifère de l'Écosse
  †Cladoselache elegans, une espèce éteinte de requins du Dévonien

Super-ordre Euselachii, Ordre Carcharhiniformes 
 Carcharias elegans, un synonyme de Carcharhinus melanopterus, le requin à pointes noires, une espèce (Carcharhinidae) des récifs coralliens des océans Indien et Pacifique

Euselachii, Ordre †Synechodontiformes 
 †Cosmacanthus elegans, un synonyme de †Nemacanthus elegans, une espèce éteinte (†Paleospinacidae) du Trias de l'Idaho, États-Unis

Super-classe Osteichthyes (Poissons osseux), Classe Actinopterygii (Actinoptérygiens ou poissons à nageoires rayonnées)

Ordre Perciformes 
 Callionymus elegans, un synonyme de Callionymus lyra, le dragonnet lyre, une espèce (Callionymidae) répandue dans l'Est de l'océan Atlantique
 Clinus elegans, un synonyme de Calliclinus geniguttatus, une espèce marine (Labrisomidae) native de la côte Pacifique du Chili et de la côte Atlantique de l'Argentine
 Coryphaena elegans, un synonyme de Luvarus imperialis, le louvareau, une espèce marine (Luvaridae) trouvée au niveau des eaux de surface des océans tempéré et tropicaux du monde
 Cybiosarda elegans, une espèce marine (Scombridae) trouvée dans les eaux autour du nord de l'Australie et du sud de la Papouasie-Nouvelle-Guinée

 Famille Cichlidae (Cichlidés)
 Crenicara elegans, un synonyme de Crenicara punctulatum, une espèce (Geophaginae) native de criques et de rivières des bassins de l'Amazone et du fleuve Essequibo en Amérique du Sud
 Crenicichla elegans, un synonyme de Crenicichla reticulata, une espèce (Cichlinae)  trouvée dans les bassins de l'Amazone, en Colombie, au Pérou et au Brésil, et de l'Essequibo en Guyana

Ordre Cyprinodontiformes 
 Famille Cyprinodontidae (Cyprinodontidés)
 Cyprinodon elegans, une espèce trouvée au Texas aux États-Unis
 Famille Rivulidae
 Cynodonichthys elegans, une espèce native du bassin du Río Magdalena en Colombie
 Cynolebias elegans Costa, 2017, une espèce native du bassin du Verde Grande, dans l'État de Bahia, au Brésil
 Cynolebias elegans (Ladiges, 1958), un synonyme de Nematolebias whitei, une espèce native du Brésil
 Famille Nemacheilidae (Loches de pierre)
 Cobitis elegans, un synonyme de Triplophysa stolickai, une espèce trouvée dans le sud et le centre de l'Asie

Ordre Siluriformes (Poissons-chats) 
 Corydoras elegans (syn. Corydorus elegans), le corydoras élégant, une espèce d'eau douce (Callichthyidés) originaire du bassin de l'Amazone en Amérique du Sud

Ordre Cypriniformes 
 Crossocheilus elegans, une espèce (Cyprinidae) trouvée dans la province de Sabah, à Bornéo, en Indonésie

Ordre Characiformes 
 Curimata elegans ou Curimatus elegans, synonymes de Steindachnerina elegans, une espèce (Curimatidae) trouvée dans des  rivières des États de Bahia et du Minas Gerais, au Brésil

Ordre Scorpaeniformes 
 Centridermichthys elegans, un synonyme de Bero elegans, une espèce (Cottidae) trouvée au Nord-Ouest de l'océan Pacifique

Ordre Salmoniformes 
 Coregonus elegans, un synonyme de Coregonus pollan, un poisson d'eau douce (salmonidae) trouvée seulement en Irlande

Poissons osseux, Classe Sarcopterygii (Sarcoptérygiens ou poissons à nageoires charnues)

Sous-classe Dipnoi (dipneustes ou poissons pulmonés), Super-ordre Ceratodontimorpha, Ordre Ceratodontiformes 
 †Ceratodus elegans, une espèce éteinte (†Ceratodontidae) du Trias de l'Allemagne

Sous-classe Actinistia (actinistiens), Ordre Coelacanthiformes (Cœlacanthes) 
 †Coelacanthus elegans, un synonyme de Rhabdoderma elegans, une espèce éteinte (†Rhabdodermatidae) du Carbonifère des États-Unis

Chordés, Vertébrés, Super-classe Tetrapoda (Tétrapodes)

Classe Amphibia (Amphibiens)

Ordre Anura (Anoures, grenouilles et crapauds) 
 Cardioglossa elegans, une espèce (Arthroleptidae) trouvée au Cameroun, en Guinée Équatoriale et au Gabon
 Cornufer elegans, une espèce (Ceratobatrachidae) endémique de la Papouasie-Nouvelle-Guinée

Classe Aves (Oiseaux)

Ordre Apodiformes 
  †Chlorostilbon elegans, l'émeraude de Gould, une espèce éteinte de colibris (Trochilidae) probablement originaire de Jamaïque et des Bahamas

Ordre Charadriiformes 
 Charadrius elegans, un synonyme de Charadrius alexandrinus, le pluvier à collier interrompu, une espèce (Charadriidae) cosmopolite en Europe

Ordre Columbiformes 
 Columba elegans, un synonyme de Phaps elegans, la colombine élégante, une espèce (Columbidae) endémique d'Australie

Ordre Galliformes (gallinacés) 
 Callipepla elegans, un synonyme de Callipepla douglasii, le colin élégant, une espèce (Odontophoridae) endémique des forêts du Nord-Ouest du Mexique

Ordre Gruiformes 
 Coturnicops elegans, un synonyme de Sarothrura elegans, le râle ponctué, une espèce (Sarothruridae) trouvée en Afrique subsaharienne

Ordre Passeriformes (Passereaux) 
 Calocitta elegans, un synonyme de Calocitta colliei, le geai à face noire, une espèce (Corvidae) trouvée dans le Nord-Ouest du Mexique
 Carduelis elegans, un synonyme de Carduelis carduelis, le chardonneret élégant, une espèce (Fringillidae) trouvée en Europe et Asie
 Cistothorus elegans, un synonyme de Cistothorus platensis elegans, une sous-espèce du troglodyte à bec court (Troglodytidae) trouvée au Guatemala

Ordre Piciformes 
 Celeus elegans, le pic mordoré, une espèce (Picidae) trouvée en Amérique du Sud
 Colaptes elegans Gray, un synonyme de Colaptes rivolii, le pic de Rivoli, pic élégant ou colapte élégant, une espèce (Picidae) trouvée en Amérique du Sud
 Colaptes elegans Fraser, une espèce trouvée à Calacalí, Équateur lien

Ordre Tinamiformes 
 Calodromas elegans ou Calopezus elegans, synonymes de Eudromia elegans, le tinamou élégant, une espèce (Tinamidae) trouvée dans le sud du Chili et en Argentine

groupe informel Reptilia (Reptiles), Classe Sauropsida (sauropsides), Sous-classe Diapsida (diapside), Infra-classe Lepidosauromorpha (lépidosauromorphes), Super-ordre Lepidosauria (Lépidosauriens)

Ordre Squamata (squamates) 
 Sous-ordre Serpentes (Serpents)
 Famille Colubridae (Couleuvres)
 Calamaria elegans, un synonyme de Calamaria modesta, une espèce (Calamariinae) trouvée à Sumatra, à Simeulue, à Sulawesi et à Java en Indonésie et au Sabah en Malaisie orientale
 Coronella elegans Günther, 1858, un synonyme de Taeniophallus occipitalis, une espèce (Dipsadinae) trouvée en Amérique du Sud
 Coronella elegans Jan, 1863, un synonyme de Meizodon regularis, une espèce (Colubrinae) trouvée en Afrique

 Famille Lamprophiidae
 Coluber elegans, un synonyme de Psammophis elegans, une espèce (Psammophiinae) trouvée en Afrique tropicale

 Famille Viperidae (Vipères)
 Craspedocephalus elegans, un synonyme de Protobothrops elegans, une espèce (Crotalinae) endémique des îles Ryūkyū au Japon

 Famille Boidae (Boas)
 Cursoria elegans or Cusoria elegans, synonymes d' Eryx elegans, une espèce (Erycinae) trouvée au Centre Ouest de l'Asie

 Sous-ordre Lacertilia (Lézards)
 Famille Gekkonidae (Geckos)
 Coleonyx elegans, une espèce (Eublepharinae) trouvée au Salvador, au Guatemala, au Belize et dans le sud du Mexique
 Cyrtopodion elegans, un synonyme de Tenuidactylus elongatus, une espèce (Gekkoninae) trouvée au Gansu et au Xinjiang en Chine et en Mongolie

Reptiles, sauropsides, diapsides, Infra-classe Archosauromorpha (Archosauromorphes), Division Archosauria (archosaures), Clade Suchia, Clade Paracrocodylomorpha

Clade †Poposauroidea 
  †Chatterjeea elegans, un synonyme de †Shuvosaurus inexpectatus, une espèce éteinte de "reptiles à bec" (†Shuvosauridae) du Trias du sud des États-Unis

Reptiles, sauropsides, diapsides, archosauromorphes, archosaures, Clade Ornithodira (Ornithodires), Clade Dinosauromorpha, Super-ordre Dinosauria (Dinosaures)

Ordre Saurischia (Saurischiens) 
  †Chirostenotes elegans, un synonyme de Leptorhynchos elegans, une espèce éteinte (†Caenagnathidae) de la fin du Crétacé de l'Alberta au Canada, et du Montana et du Dakota du Sud aux États-Unis

Reptiles, sauropsides, diapsides, archosauromorphes, archosaures, Ornithodires, Clade †Pterosauromorpha

Ordre †Pterosauria 
  †Ctenochasma elegans, une espèce éteinte (†Ctenochasmatidae) du Jurassique supérieur d'Allemagne

Reptiles, sauropsides, diapsides, archosauromorphes, Super-ordre Crocodylomorpha (Crocodylomorphes), Clade Crocodyliformes, Clade Mesoeucrocodylia

Clade †Thalattosuchia (thalattosuchiens) 
  †Cricosaurus elegans, une espèce éteinte de reptiles marins (†Metriorhynchidae) du Jurassique ou du Crétacé de l'Allemagne

Reptiles, Sauropsides, Sous-classe Anapsida (anapsides)

Ordre Testudines (Tortues) 
 Chersine elegans, un synonyme de Geochelone elegans, la tortue étoilée d'Inde, une espèce (Testudinidae) trouvée en Inde, au Pakistan et au Sri Lanka
 Chrysemys elegans Boulenger, 1889 ou Clemmys elegans, deux synonymes de Trachemys scripta elegans, la tortue de Floride, une espèce (Emydidae)  originaire l'est des États-Unis et du nord-est du Mexique mais introduite dans de nombreux pays
 †Chrysemys elegans Bergounioux, 1958, un synonyme de †Cuvierichelys iberica, une espèce éteinte de l'Oligocène de l'Espagne
 Cyclanorbis elegans, une espèce (Trionychidae) trouvée en Afrique

Classe Mammalia (Mammifères)

Ordre Carnivora (Carnivores) 
  †Cynodictis elegans, une espèce éteinte de chiens-ours (†Amphicyonidae) de l'Éocène et de l'Oligocène de l'Eurasie

Ordre Artiodactyla (Artiodactyles) 
  †Caenotherium elegans ou Cainotherium elegans, synonymes de Cainotherium laticurvatum, une espèce éteinte d'herbivores de petite taille (†Cainotheriidae) de l'Éocène au Miocène de l'Europe
 †Choilodon elegans, une espèce éteinte (?Tragulidae, les chevrotains) trouvée dans des phosphorites du Quercy, en France

Ordre Afrosoricida 
 Chrysochloris elegans, un synonyme de Chrysochloris asiatica, la taupe dorée du Cap, une espèce (Chrysochloridae) trouvée en Afrique du Sud

Ordre Erinaceomorpha 
 Famille Erinaceidae (érinacéidés, hérissons et gymnures)
 Sous-famille Galericinae (gymnures)
 †Camphotherium elegans ou †Comphotherium elegans, synonymes de †Tetracus nanus,  une espèce éteinte de l'Oligocène de la Belgique et de la France
 †Cayluxotherium elegans, un synonyme de †Neurogymnurus cayluxi, une espèce éteinte (? Neurogymnurini) trouvée dans des phosphorites de l'Oligocène, dans le Quercy, en France

Ordre Rodentia (Rongeurs) 
 Capromys elegans, un synonyme de Phloeomys cumingi, le rat de Cuming, une espèce (Muridae) trouvée seulement aux Philippines
 Citellus elegans, un synonyme de Urocitellus elegans, une espèce (Sciuridae) endémique du Nord-Ouest des États-Unis

Embranchement Hemichordata (Hémichordés)

Classe †Graptolithina (Graptolites)

Ordre †Dendroidea (dendroïdes) 
  †Callograptus elegans, une espèce éteinte (†Dendrograptidae) du Cambrien du Canada

Embranchement Xenacoelomorpha, Classe Acoela (Acœles) 
 Convoluta elegans, une espèce (Convolutidae) trouvée dans la Mer Noire

Eumetazoaires, Bilatériens, Infra-règne Protostomia (Protostomiens)

Super-embranchement Ecdysozoa (Ecdysozoaires), Embranchement Nematoda (Nématodes ou vers ronds)

Classe Chromadorea

Ordre Plectida 
 Chronogaster elegans, une espèce (Chronogastridae) d'eau douce trouvée aux États-Unis

Ordre Rhabditida 
 Caenorhabditis elegans, une espèce (Rhabditidae) qui est un organisme modèle en biologie
 Craspedonema elegans, une espèce parasite des plantes (Bunonematidae) trouvée au Brésil
 Cucullanus elegans, une espèce (Cucullanidae) endoparasite de la perche commune en Europe

Ordre Strongylida (strongyles) 
 Strongyloidea, Famille Chabertiidae, sous-famille Cloacininae
 Cloacina elegans, une espèce (Cloacininea) parasite de marsupiaux du centre de l'Australie
 Cyclostrongylus elegans, une espèce (Pharyngostrongylinea) parasite de l’œsophage de macropodes en Australie

Ordre Monhysterida ou Desmoscolecida 
 Cyartonema elegans, une espèce de nématode libre (Cyartonematidae) trouvée en Écosse

Classe Enoplea

Ordre Dorylaimida 
 Crassolabium elegans, une espèce (Qudsianematidae) trouvée au Nord des Grandes Plaines en Amérique du Nord

Classe Secernentea

Ordre Camallanida 
 Camallanus elegans, Cucullanus elegans Zschokke, 1884, Cucullanus elegans Sramek, 1901, Cucullanus elegans Levander, 1926 et Cucullanus elegans Ruszkowski, 1926, des synonymes de  Camallanus lacustris, une espèce (Camallanidae) parasite de poissons d'eau douce présente en France métropolitaine

Ordre Tylenchida 
 Chilenchus elegans, une espèce (Tylenchidae) trouvée au Chili

Ecdysozoa, Embranchement Arthropoda (Arthropodes)

Sous-embranchement Hexapoda (Hexapodes), Classe Insecta (Insectes)

Insectes, Sous-classe Pterygota (ptérygotes), Infra-classe Neoptera (néoptères)

Ordre †Alienoptera 
 †Caputoraptor elegans, une espèce éteinte (†Alienopteridae) du Crétacé de Birmanie

Ordre Blattodea (blattes et termites) 
 Calolampra elegans, une espèce de blattes (Blaberidae) trouvée au Queensland, en Australie
 Corydia elegans, un synonyme de Eucorydia aenea, une espèce (Corydiidae) trouvée en Asie

Ordre Coleoptera (Coléoptères) 
 Sous-ordre Polyphaga (Polyphages)
 Infra-ordre Cucujiformia
 Super-famille Chrysomeloidea

 Famille Cerambycidae (capricornes ou longicornes)

 Sous-famille Cerambycinae
 Calliprason elegans, une espèce (Stenoderini) endémique de la Nouvelle-Zélande
 Championa elegans, une espèce (Heteropsini) trouvée au Mexique
 Clytus elegans, un synonyme de Neoclytus scutellaris, une espèce (Clytini) trouvée aux États-Unis
 Coleoxestia elegans ou Criodion elegans,  des synonymes de Poeciloxestia elegans, une espèce (Cerambycini) trouvée au Brésil

 Tribu Elaphidiini
 Centrocerum elegans, une espèce trouvée au Brésil, en Bolivie, au Paraguay et en Argentine
 Cordylomera elegans, une espèce trouvée en Afrique du Sud

 Tribu Callichromatini
 Callichroma elegans, Cerambix elegans ou Cerambyx elegans, des synonymes de Mionochroma elegans, une espèce trouvée dans les Antilles (Guadeloupe, Grenade, Dominique et Sainte-Lucie)
 Callichroma elegans Haldeman, 1847 nec Olivier, 1790, un synonyme de Plinthocoelium suaveolens, une espèce trouvée au Texas

 Sous-famille Lamiinae (lamiaires)
 Cacia elegans, une espèce (Mesosini) trouvée en Indonésie
 Callienispia elegans, un synonyme d’Egesina elegans, une espèce (Pteropliini) trouvée aux Philippines
 Catharesthes elegans, une espèce (Acanthocinini) trouvée au Guatemala
 Ceroplesis elegans, une espèce (Ceroplesini) trouvée en Arabie saoudite et au Yémen
 Chariesthes elegans, un synonyme de Chariesthes bella, une espèce (Tragocephalini) trouvée en Afrique
 Cyriocrates elegans, un synonyme de Anoplophora elegans, une espèce (Lamiini) trouvée en Chine, Laos, Myanmar, Thaïlande et Vietnam

 Famille Chrysomelidae (chrysomèles)

 Sous-famille Chrysomelinae
 Callidemum elegans, une espèce (Gonioctenini) trouvée en Australie
 Tribu Chrysomelini
 Calligrapha elegans, Chrysomela elegans Olivier, 1807 ou Coreopsomela elegans, des synonymes de Calligrapha californica, une espèce (Doryphorina) trouvée aux États-Unis et au Canada
 Chrysomela elegans Gmelin, 1790, une espèce trouvée en Europe
 Crosita elegans, une espèce ayant une répartition paléarctique
 Cyrtonus elegans (syn. Chrysomela elegans Germar, 1813), une espèce trouvée au Portugal

 Sous-famille Cassidinae (cassides)
 Callispa elegans, une espèce (Callispini) trouvée dans le sud de l'Asie
 Callistola elegans, une espèce (Cryptonychini) trouvée à l'ouest du Pacifique
 Coptocycla elegans, une espèce (Cassidini) trouvée au Brésil

 Sous-famille Eumolpinae
 Chrysodina elegans, une espèce (Chrysodinini) trouvée au Brésil et en Argentine
 Colaspis elegans Dej., une espèce originaire de Veracruz, au Mexique
 Tribu Eumolpini
 Colaspis elegans Jacoby, 1900, une espèce trouvée à Rio de Janeiro, au Brésil
 Colaspis elegans (Lefèvre, 1883), un synonyme de Metaxyonycha elegans, une espèce trouvée à Sao Paulo, au Brésil
 Colaspoides elegans, une espèce trouvée à Singapour

 Sous-famille Galerucinae (galérucinés ou galéruques)
 Cneorane elegans, une espèce (Galerucini) trouvée en Corée et au Japon

 Famille Megalopodidae
 Colobaspis elegans, une espèce (Megalopodinae) trouvée à Taïwan

 Super-famille Cucujoidea

 Famille Endomychidae
 Chondria elegans, une espèce (Stenotarsinae)  trouvée en Malaisie
 Sous-famille Lycoperdininae
 Corynomalus elegans, une espèce trouvée en Équateur
 Cymbachus elegans, une espèce trouvée au Laos

 Famille Latridiidae
 Cartodere elegans, un synonyme de Dienerella elegans, une espèce (Latridiinae) trouvée en Europe

 Famille Nitidulidae
 Calosphaera elegans ou Cryptarcha elegans, des synonymes de Eucalosphaera elegans, une espèce (Cryptarchinae) trouvée dans l'état de Perak en Malaisie

 Super-famille Cleroidea

 Famille Cleridae
 Callotillus elegans, un synonyme de Neocallotillus elegans, une espèce (Tillinae) trouvée en Amérique du Nord (Nevada, Californie, Nouveau Mexique, Texas, Louisiane, Arizona, Mexique) et en Amérique Centrale
 Chariessa elegans, une espèce (Peloniinae) trouvée aux États-Unis
 Clerus elegans, une espèce (Clerinae) trouvée près de la ville de Tupátaro dans l'État de Michoacán, au Mexique

 Famille Melyridae
 Sous-famille Malachiinae
 Carphurus elegans, une espèce (Carphurini) trouvée dans le Queensland, en Australie
 Clanoptilus elegans, une espèce (Malachiini, Malachiina) trouvée en Europe

 Super-famille Curculionoidea (curculionoïdes)
 Famille Attelabidae
 Catalabus elegans, une espèce trouvée en Inde

 Famille Brentidae
 Cerobates elegans, une espèce (Brentinae, Stereodermini) trouvée en Afrique

 Famille Curculionidae (curculionidés)

 Callizonus elegans, un synonyme de Praepodes elegans, une espèce (non assignée à une sous-famille) trouvée à Cuba
 Ceutorhynchus elegans, une espèce (Baridinae, Ceutorhynchini) avec une répartition paléarctique
 Coniatus elegans, une espèce (Hyperinae) trouvée en Syrie
 Conotrachelus elegans, une espèce (Molytinae, Conotrachelini) trouvée en Amérique du Nord
 Cryptorhynchus elegans (syn. Curculio elegans Say, 1831), une espèce (Cryptorhynchinae, Cryptorhynchini) trouvée en Amérique du Nord

 Sous-famille Curculioninae
 Centrinaspis elegans, une espèce trouvée au Brésil
 Cleopus elegans, une espèce (Cionini) trouvée en Italie
 †Curculio elegans Legalov, 2015, un synonyme de †Menatorhis elegans, une espèce éteinte (Curculionini, Curculionina) trouvée dans le gisement Éocéne de Menat dans le Puy-de-Dôme, en France

 Sous-famille Entiminae
 Chaerodrys elegans, un synonyme de Metadrosus bellus, une espèce (Polydrosini) trouvée dans le Sud de l'Europe
 Chiloneus elegans, une espèce (Sciaphilini) trouvée en Grèce
 Coptorhynchus elegans, une espèce (Celeuthetini) trouvée en Indonésie
 Curculio elegans Kirby, 1834, un synonyme de Eurylobus elegans, une espèce (Lordopini) trouvée au Brésil

 Tribu Eustylini
 Compsus elegans, une espèce
 Curculio elegans Olivier, 1807 ou Chlorima elegans, des synonymes de Compsus argyreus, une espèce trouvée en Amérique du Sud

 Sous-famille Scolytinae (scolytes)
 Cnesinus elegans, une espèce (Bothrosternini) trouvée au Mexique
 Coptodryas elegans, une espèce (Xyleborini) trouvée en Asie
 Cosmoderes elegans, une espèce (Cryphalini) trouvée en Papouasie-Nouvelle-Guinée

 Famille Dryophthoridae
 Calandra elegans, une espèce (syn. Sphenophorus abbreviatus?)
 Sous-famille Rhynchophorinae
 Tribu Rhynchophorini
 Curculio elegans Fourcroy, 1785, un synonyme de Sphenophorus abbreviatus, une espèce trouvée en Europe
 Cyrtotrachelus elegans, un synonyme de Otidognathus elegans, une espèce trouvée aux Philippines

 Super-famille Tenebrionoidea, Famille Tenebrionidae (ténébrions)
 Cephalostenus elegans, une espèce (Tenebrioninae, Scaurini) trouvée en Grèce et en Turquie
 Sous-famille Pimeliinae
 Colposcelis elegans une espèce (Tentyriini) ayant une distribution paléarctique en Asie
 Cryptochile elegans, un synonyme de Orientochile elegans, une espèce (Cryptochilini, Cryptochilina) trouvée dans l'est de l'Afrique, du Mozambique au Kenya

 Infra-ordre Scarabaeiformia
 Super-famille Scarabaeoidea (scarabéoïdes)
 Famille Scarabaeidae (scarabées)
 Ceraspis elegans, une espèce (Melolonthinae, Macrodactylini) trouvée au Brésil (São Paulo) et en Amérique Centrale (Honduras)
 Canthon elegans ou Choeridium elegans, des synonymes de Canthon quadriguttatus, une espèce (Scarabaeinae, Canthonini) trouvée au Brésil, en Colombie et au Suriname
 Sous-famille Cetoniinae (cétoines)
 Cetonia elegans Fabricius, 1781, un synonyme de Heterorrhina elegans, une espèce (Goliathini, Coryphocerina) trouvée en Birmanie, en Inde et au Sri Lanka
 Chrysoliocola elegans (syn of Protaetia elegans?)
 Coptomia elegans, un synonyme de Pyrrhopoda elegans, une espèce (Stenotarsiini, Coptomiina) trouvée à Madagascar
 Tribu Cetoniini
 Calopotosia elegans, un synonyme de Protaetia elegans, une espèce trouvée à Taïwan
 Cetonia elegans Leoni, 1910, un synonyme de Cetonia aurata pisana, une sous-espèce (Cetoniina) de la cétoine dorée
 Sous-famille Dynastinae (scarabées rhinocéros)
 Coryphocera elegans, une espèce trouvée au Sénégal
 Cyclocephala elegans, un synonyme de Cyclocephala melanocephala, une espèce (Cyclocephalini) trouvée en Amérique du Nord, Amérique Centrale et Amérique du Sud

 Famille Lucanidae (lucanes)
 Cladognathus elegans, un synonyme de Digonophorus elegans (Macrodorcas (Digonophorus) elegans), une espèce (Lucaninae, Cladognathini) trouvée en Inde

 Infra-ordre Elateriformia
 Super-famille Elateroidea
 Famille Elateridae (taupins)
 Cardiophorus elegans, une espèce (Cardiophorinae) trouvée au Chili
 Cardiorhinus elegans, une espèce (Elaterinae) trouvée au Brésil
  †Cardiosyne elegans, une espèce éteinte du Trias de l'Argentine
 Conoderus elegans, une espèce (Agrypninae) ayant une distribution paléarctique
 Sous-famille Prosterninae
 Compsoctenus elegans, une espèce trouvée au Chili
 Ctenicera elegans (syn. Corymbites elegans), une espèce (Prosternini) trouvée au Canada

 Famille Cantharidae
 Cordylocera elegans, une espèce

 Famille Lycidae
 Cautires elegans, une espèce (Lycinae)

 Super-famille Buprestoidea, Famille Buprestidae (buprestes)
 Chalcogenia elegans, une espèce (Buprestinae, Anthaxiini) trouvée en Éthiopie
 Chrysochroa elegans, tamamushi en japonais, une espèce (Chrysochroinae) trouvée au Japon
 Clema elegans, une espèce (Agrilinae, Coraebini, Clemina) trouvée au Turkestan

 Super-famille Byrrhoidea, Famille Elmidae
 Ctenelmis elegans, une espèce trouvée près des rivières en Afrique du Sud

 Infra-ordre Staphyliniformia (Staphyliniformes)
 Super-famille Staphylinoidea (Staphylinoïdes)
 Famille Staphylinidae (staphylins)
 Catalina elegans, une espèce (Aleocharinae) ayant une distribution afrotropicale
 Cyrtotyphlus elegans, une espèce (Leptotyphlinae)
 Sous-famille Paederinae
 Cephalochetus elegans (syn. Calliderma elegans), une espèce (Lathrobiini, Echiasterina) trouvée au Sri Lanka
 Cryptobium elegans, un synonyme de Ochthephilum elegans, une espèce (Paederini, Cryptobiina) trouvée en Australie
 Sous-famille Pselaphinae
 Chandleria elegans, une espèce (Euplectitae, Metopiasini) trouvée au Panama
 Super-tribu Pselaphitae
 Centrophthalmus elegans, une espèce (Tyrini, Centrophthalmina) avec une répartition paléarctique
 Ctenistes elegans, un synonyme de Desimia elegans, une espèce (Ctenistini) trouvée en Égypte

 Super-famille Hydrophiloidea
 Famille Hydrophilidae (nécrophores aquatiques)
 Creniphilus elegans, un synonyme de Paracymus elegans, une espèce (Hydrophilinae, Anacaenini) trouvée dans le sud de la Californie

 Sous-ordre Adephaga
 Super-famille Caraboidea, Famille Carabidae (carabes)
 Carabus elegans Olivier, 1795, un synonyme de Lebia elegans, une espèce (Harpalinae)
 Chelonodema elegans, une espèce du sous-genre Chelonodema du genre Lebia (Harpalinae) trouvée au Brésil

 Sous-famille Carabinae
 Carabus elegans Faz, 1925, un synonyme de Ceroglossus buqueti lepidus, une sous-espèce (Ceroglossini) trouvée au Chili

 Tribu Carabini
 Calosoma elegans (syn. Callisthenes elegans), une espèce trouvée en Chine et au Kazakhstan
 Carabus elegans Scopoli, 1763, une espèce
 Carabus elegans (Kwon & Lee, 1984), un synonyme de Carabus jankowskii obtusipennis, une sous-espèce (Coptolabrus) trouvée en Corée
 Carabus elegans A.Fleischer, 1925 et Carabus elegans Dalla Torre, 1877, deux synonymes de Carabus scheidleri scheidleri, une sous-espèce (Morphocarabus) trouvée en Europe

 Sous-famille Cicindelinae (cicindèles)
 Collyris elegans (syn. Colliuris elegans Vanderl., 1829), une espèce (Collyridini) trouvée à Java
 Tribu Cicindelini
 Caledonomorpha elegans, une espèce (Prothymina) trouvée en Nouvelle-Guinée
 Cephalota elegans (syn. Cicindela elegans Fischer von Waldheim, 1824), une espèce (Cicindelina) trouvée en Ukraine et en Russie
 Cicindela elegans Fourcroy & Geoffroy, 1785, la cicindèle verte à pointes jaunes, un synonyme? de Cicindela campestris, la cicindèle champêtre, une espèce trouvée aux environs de Paris

 Sous-famille Harpalinae
 Colliuris elegans (Guerin-Meneville, 1855), une espèce (Odacanthini) trouvée au Brésil
 Tribu Lebiini
 Catascopus elegans (syn. Carabus elegans Fabricius, 1801), une espèce (Pericalina) trouvée en Asie du Sud-Est et en Australie
 Cymindis elegans, une espèce (Cymindidina) trouvée en Virginie, aux États-Unis

 Sous-famille Licininae
 Callistomimus elegans, une espèce (Chlaeniini, Callistina) trouvée en Afrique du Sud
 Chlaenius elegans, une espèce (Chlaeniini, Chlaeniina) trouvée en Sibérie, en Russie

 Sous-famille Scaritinae
 Carenum elegans, une espèce (Carenini) trouvée en Australie-Occidentale
 Clivina elegans, une espèce (Clivinini, Clivinina) trouvée en Australie

 dans les autres sous-familles de carabes
 Caelostomus elegans, une espèce (Pterostichinae) trouvée dans le sud de l'île de Sumatra, en Indonésie
 Cimmerites elegans, une espèce (Trechinae, Trechini) limitée au Caucase, la Crimée et la Turquie
 Colpodes elegans, une espèce (Platyninae, Platynini) des Indes britanniques, incluant Sri Lanka et la Birmanie
 Craspedophorus elegans, un synonyme de Microcosmodes elegans, une espèce (Panagaeinae, Panagaeini) trouvée en Asie
 Cypholoba elegans, un synonyme de Cypholoba divisa, une espèce (Anthiinae, Anthiini) trouvée dans le sud-ouest de l'Afrique

 Super-famille Dytiscoidea
 Famille †Coptoclavidae
  †Coptoclavella elegans, une espèce éteinte (†Coptoclaviscinae) du Crétacé de Mongolie

 Famille Dytiscidae (Dytiques)
 Colymbetes elegans, un synonyme de Copelatus posticatus, une espèce (Copelatinae)  trouvée aux Amériques (Nord et Sud), incluant les Caraïbes

Ordre Dermaptera (dermaptères ou perce-oreilles) 
 Chelisoches elegans, un synonyme de Euenkrates elegans, une espèce (Chelisochidae) trouvée à Sumatra et à Java en Indonésie

Ordre Diptera (diptères, mouches, moucherons et moustiques) 
 Sous-ordre Brachycera (brachycères)

 Infra-ordre Asilomorpha (asilomorphes)
 Calohilara elegans, un synonyme de Hilara elegans, une espèce (Empididae) trouvée en Birmanie
 Cerdistus elegans, une espèce (Asilidae) trouvée en Tunisie
 Chrysotus elegans, un synonyme de Chrysotus pallidipalpus, une espèce (Dolichopodidae) trouvée à Hawaï
 Cytherea elegans, une espèce (Bombyliidae) trouvée en France

 Infra-ordre Muscomorpha (muscomorphes)
 Section Aschiza
 Famille Syrphidae (syrphes)
 Sous-famille Eristalinae (éristalinés)
 Chalcosyrphus elegans, une espèce (Xylotini) trouvée en Birmanie
 Chrysogaster elegans, un synonyme de Orthonevra elegans, une espèce (Brachyopini) trouvée en Europe et Asie
 Sous-famille Syrphinae (syrphinés)
 Chrysotoxum elegans, une espèce (Syrphini) trouvée en Europe
 Famille Platypezidae
 Callomyia elegans, une espèce (Platypezidae) trouvée en Europe

 Section Schizophora
 Sous-section Acalyptratae
 Famille Chloropidae
 Chloropsina elegans (syn. Chromatopterum elegans), une espèce (Chloropinae) trouvée sur l'île de Luçon aux Philippines
 Conioscinella elegans, une espèce (Oscinellinae) trouvée en Europe
autres Acalyptratae
 Cardiacephala elegans, un synonyme de Plocoscelus podagricus, une espèce (Micropezidae) trouvée au Brésil et au Pérou
 Cecidocharella elegans, une espèce (Tephritidae) trouvée au Brésil
 Cestrotus elegans, une espèce (Lauxaniidae)  trouvée en Éthiopie et au Maroc
 Chamaemyia elegans, une espèce (Chamaemyiidae) présente en Europe
 Chyliza elegans, une espèce (Psilidae) trouvée à Taïwan
 Conops elegans, une espèce (Conopidae) trouvée dans les régions Afrotropique et Paléarctique, et en Europe, à Chypre, en France et en Espagne

 Sous-section Calyptratae
 Chelisia elegans, un synonyme de Anthomyia obscuripennis, une espèce (Anthomyiidae) trouvée aux États-Unis
 Coenosia elegans, une espèce (Muscidae) trouvée en Alaska, aux États-Unis
 Cryptomeigenia elegans, une espèce (Tachinidae) trouvée au Mexique
 Cuterebra elegans, un synonyme de Cuterebra rufiventris, une espèce (Oestridae, Cuterebrinae) trouvée au Brésil et au Pérou

 Infra-ordre Tabanomorpha (tabanomorphes)
 Famille Rhagionidae
 Coenura elegans (syn. Caenura elegans), une espèce trouvée au Chili
 Chrysopilus elegans, une espèce (Rhagioninae) trouvée en Amérique latine du Costa Rica au Pérou
 Famille Stratiomyidae
 Cyphomyia elegans, un synonyme de Euparyphus elegans, une espèce (Stratiomyinae, Oxycerini) trouvée au Mexique

 Suborder Nematocera (tipules, moustiques et moucherons)
 Infra-ordre Bibionomorpha (bibionomorphes)
 Cecidomyia elegans (Winnertz, 1853), une espèce (Cecidomyiidae) trouvée en Allemagne
 Cecidomyia elegans Walker, 1856, un synonyme de Cecidomyia concinna (Walker, 1856)
 Corynoptera elegans, une espèce de moucheron des terreaux (Sciaridae) trouvée en Argentine

 Infra-ordre Tipulomorpha (tipulomorphes)
 Ctenophora elegans, une espèce (Tipulidae) trouvée en Europe

 Infra-ordre Culicomorpha (culicomorphes)
 Famille Chironomidae (chironomidés)
 Sous-famille Orthocladiinae
 Chironomus elegans, un synonyme de Eurycnemus crassipes, une espèce trouvée en Norvège
 Cricotopus elegans, une espèce trouvée en Europe et aux États-Unis

 Famille Culicidae (moustiques)
 Culex elegans, une espèce (Culicinae), et un possible synonyme de Aedes aegypti

Ordre Hemiptera (hémiptères, punaises, pucerons) 
 Sous-ordre Heteroptera (hétéroptères ou punaises)
 Infra-ordre Cimicomorpha
 Cardiastethus elegans, une espèce (Anthocoridae) avec une répartition néotropicale
 Coranus elegans, une espèce (Reduviidae, Harpactorinae) trouvée en Afrique
 Corythucha elegans, la punaise réticulée des peupliers, une espèce (Tingidae, Tinginae, Tingini) trouvée en Amérique du Nord

 Famille Miridae (miridés)
 Capsodes elegans, un synonyme de Capsodes gothicus, une espèce (Mirinae, Mirini) trouvée en Europe
 †Closterocoris elegans, une espèce éteinte (Mirinae, Herdoniini) trouvée dans les dépôts de la formation de Florissant au Colorado, datant de l'Éocène
 Compsocerocoris elegans, une espèce trouvée en Amérique Centrale

 Infra-ordre Nepomorpha (punaises aquatiques)
 †Corixa elegans, une espèce éteinte (Corixidae) trouvée en Allemagne et datant de l'Oligocène

 Infra-ordre Pentatomomorpha
 Super-famille Pentatomoidea
 Famille Pentatomidae (pentatomes, punaises à bouclier), Sous-famille Pentatominae
 Cephaloplatus elegans, une espèce (Carpocorini) trouvée en Australie
 Commius elegans (syn. Cimex elegans), une espèce (Diemeniini) trouvée en Australie
 Cyptocephala elegans, une espèce (Pentatomini) trouvée dans l'Illinois aux États-Unis
 Famille Plataspidae
 Coptosoma elegans, une espèce (Platasdinae) trouvée en Europe

 Super-famille Coreoidea
 Cercinthus elegans (syn. Coreus elegans), une espèce (Coreidae) trouvée sur les îles Canaries

 Super-famille Lygaeoidea
 Carvalhodrymus elegans, une espèce (Rhyparochromidae, Rhyparochrominae, Drymini) trouvée au Ghana et au Cameroun
 Cymus elegans, une espèce (Cymidae, Cyminae) trouvée en Corée

 Sous-ordre Auchenorrhyncha (auchénorrhynques)
 Infra-ordre Fulgoromorpha (fulgoriformes), Super-famille Fulgoroidea (fulgores)
 Calyptoproctus elegans, une espèce (Fulgoridae, Poiocerinae) trouvée au Brésil, en Guyane, au Honduras et au Suriname
 Cromna elegans, un synonyme de Siphanta acuta, une espèce (Flatidae) trouvée dans diverses parties du monde

 Infra-ordre Cicadomorpha (cicadomorphes), Super-famille Membracoidea
 Callistrophia elegans , un synonyme de Taurotettix elegans, une espèce (Cicadellidae, Deltocephalinae, Cicadulini) trouvée en Asie

 Sous-ordre Sternorrhyncha (sternorrhynches)
 Super-famille Aphidoidea (pucerons)
 Famille Aphididae
 Callipterus elegans, un synonyme de Tinocallis platani, une espèce (Calaphidinae) trouvée en Europe et en Amérique du Nord
 †Cinara elegans, une espèce éteinte (Lachninae) du Miocène de Chine

 Super-famille Psylloidea (psylles)
 Cacopsylla elegans, une espèce (Psyllidae) trouvée au Japon
 Colposcenia elegans, une espèce (Aphalaridae, Aphalarinae) trouvée dans le nord et l'est africain et au Moyen-Orient

Ordre Hymenoptera (hyménoptères, abeilles, fourmis, guêpes, mouches à scie) 
 Sous-ordre Apocrita (apocrites, abeilles, fourmis, guêpes)
 Infra-ordre Aculeata (aculéates)
 Super-famille Apoidea (apoïdes)
 Clade Anthophila (abeilles)
 Famille Apidae (abeilles "vraies")
 Centris elegans, une espèce (Apinae, Centridini) trouvée sur Saint-Vincent-et-les-Grenadines dans les Caraïbes
 Crocisa elegans, un synonyme de Thyreus elegans, une espèce (Apinae, Melectini) trouvée en Eurasie et en Afrique

 Famille Colletidae (collétidés, abeilles plâtrières, abeilles masquées ou abeilles à face jaune)
 Caupolicana elegans, une espèce (Diphaglossinae) trouvée au Mexique et en Arizona, aux États-Unis
 Colletes elegans, une espèce (Colletinae) trouvée en Israël
 Famille Crabronidae (crabronidés)
 Cerceris elegans, une espèce (Philanthinae) trouvée en Russie

 Infra-ordre Terebrantes ou Parasitica (térébrants)
 Super-famille Ichneumonoidea (ichneumonoïdés)
 Famille Braconidae (braconides)
 Calaphidius elegans, une espèce (Aphidiinae) trouvée en Europe
 Chelonus elegans, une espèce (Cheloninae) trouvée en Europe
 Chrysopophthorus elegans, un synonyme de Chrysopophthorus hungaricus, une espèce (Euphorinae) trouvée en Europe
 Coelinidea elegans (syn. Chaenon elegans or Coelinius elegans), une espèce (Alysiinae) trouvée en Europe
 Sous-famille Braconinae
 Callibracon elegans, une espèce (Braconini)
 Campyloneurus elegans, une espèce trouvée au Cameroun

 Famille Ichneumonidae
 Campodorus elegans, une espèce (Ctenopelmatinae, Mesoleiini) trouvée en Angleterre
 Cryptanuridimorpha elegans, un synonyme de Polycyrtus vierecki, une espèce (Cryptinae, Cryptini) trouvée au Pérou
 Sous-famille Campopleginae, tribu Limneriini
 Campoplex elegans, un synonyme de Dusona elegans, une espèce trouvée en Tanzanie
 Cymodusa elegans , un synonyme de Nemeritis elegans, une espèce trouvée en Europe

 Super-famille Platygastroidea
 Calliscelio elegans (syn. Caloteleia elegans ou Caenoteleia elegans), une espèce (Platygastridae) trouvée sur l'ïle d'Oahu dans l’archipel d'Hawaï

 Super-famille Chalcidoidea
 Cerachalcis elegans ou Cratocentrus elegans, des synonymes de Cratocentrus ruficornis, une espèce (Chalcididae) trouvée en Namibie, Afrique du Sud et au Zimbabwe
 Cerocephala elegans ou Chaetospila elegans ou Choetospila elegans, des synonymes de Theocolax elegans, une espèce (Pteromalidae, Cerocephalinae) parasite de ravageurs de denrées stockées
 Cheiloneurus elegans (syn. Chilonevrus elegans, Cleonymus elegans, Chrysopophagus elegans, Cristatithorax elegans), une espèce (Encyrtidae, Encyrtinae) trouvée en Europe
 Chrysolampus elegans, une espèce (Perilampidae, Chrysolampinae) avec une répartition néarctique
 Cosmocoma elegans, un synonyme de Polynema howardii, une espèce (Mymaridae) avec une répartition néarctique

 Super-famille Chrysidoidea
 Famille Chrysididae (guêpe-coucou)
 Chrysis elegans, une espèce (Chrysidinae) trouvée dans la sud de l'Europe
 Cleptes elegans, un synonyme de Cleptes semicyaneus, une espèce (Cleptinae) trouvée en Europe

 Super-famille Vespoidea (vespoïdes)
 Famille Pompilidae (pompiles)
 Ceropales elegans, une espèce (Ceropalinae) trouvée au Texas
 Cryptocheilus elegans, une espèce (Pepsinae) trouvée en Europe

 Famille Formicidae (fourmis)
 Camponotus elegans, une espèce (Formicinae) trouvée en Australie
 Cerapachys elegans, une espèce (Dorylinae) trouvée en Australie
 Conomyrma elegans, un synonyme de Dorymyrmex elegans, une espèce (Dolichoderinae) trouvée aux États-Unis et au Mexique
 Sous-famille Myrmicinae
 Cardiocondyla elegans, une espèce (Formicoxenini) trouvée en région méditerranéenne
 Crematogaster elegans, une espèce (Crematogastrini) trouvée en Indonésie et en Nouvelle-Guinée
 Cryptocerus elegans, un synonyme de Cephalotes umbraculatus, une espèce (Attini) trouvée en Amérique du Sud

Ordre Lepidoptera (lépidoptères, papillons et mites) 
 Sous-ordre Glossata (glossates)
 Infra-ordre Heteroneura (hétéroneures)
 Super-famille Papilionoidea
 Famille Lycaenidae (lycénidés)
 Catapaecilma elegans (syn. Catapoecilma elegans), une espèce (Theclinae) trouvée en Asie du Sud-Est
 Famille Nymphalidae (nymphalidés)
 Clossiana elegans, un synonyme de Boloria improba improbula, une sous-espèce du nacré nébuleux, un papillon ayant une répartition paléarctique
 Cyrestis elegans, un synonyme de Cyrestis camillus elegans, une espèce (Cyrestinae) trouvée à Madagascar

 Super_famille Hesperioidea
 Famille Hesperiidae
 Callimormus elegans, un synonyme de Callimormus radiola elegans, une sous-espèce (Hesperiinae) trouvée dans le sud du Mexique, en Équateur, au Brésil, en Colombie et en Argentine
 Chapra elegans, une espèce
 Cobalopsis elegans, une espèce (Hesperiinae) trouvée en Équateur

 Division Ditrysia
 Super-famille Pyraloidea
 Famille Pyralidae
 Cacozelia elegans, une espèce trouvée au Venezuela
 Famille Crambidae
 Circobotys elegans, une espèce trouvée à Taïwan
 Crambus elegans, un synonyme de Microcrambus elegans, une espèce (Crambinae) trouvée en Amérique du Nord
 Cryptographis elegans, une espèce (Pyraustinae) trouvée à Porto Rico

 Super-famille Gelechioidea
 Cacogamia elegans, un synonyme de Tisis elegans, une espèce (Lecithoceridae) trouvée à Java
 Coleophora elegans, une espèce (Coleophoridae) trouvée en Afrique

 Super-famille Zygaenoidea
 Famille Limacodidae
 Casphalia elegans, une espèce trouvée au Ghana
 Compsopsectra elegans, une espèce trouvée aux Philippines
 Cyrtosia elegans, un synonyme de Packardia elegans, une espèce (Limacodinae) trouvée au Canada et aux États-Unis
 Super-famille Lasiocampoidea
 Catalebeda elegans, une espèce (Lasiocampidae) trouvée en Afrique

 Section Cossina
 Sous-section Cossina
 Super-famille Cossoidea
 Famille Cossidae
  Callocossus elegans, un synonyme de Eulophonotus elegans, une espèce (Zeuzerinae) trouvée en Sierra Leone, au Cameroun, en république du Congo, en Guinée équatoriale et en Tanzanie
 Costria elegans, une espèce (Cossinae) trouvée en Amérique du Sud
 Super-famille Tortricoidea, Famille Tortricidae
 Cochylimorpha elegans, une espèce(Tortricinae) trouvée en Iran

 Sous-section Bombycina
 Super-famille Bombycoidea
 Famille Sphingidae
 Callionima elegans, un synonyme de Callionima grisescens, une espèce (Macroglossinae)
 Chaerocampa elegans, un synonyme de Hippotion echeclus, une espèce (Macroglossinae) trouvée en Asie du Sud-Est

 Super-famille Geometroidea
 Famille Geometridae
 Sous-famille Ennominae
 Callhistia elegans, une espèce (Boarmiini)
 Cleora elegans, un synonyme de Cleora leucophaea, une espèce trouvée en Russie, à Taïwan, au Japon et en Corée du Sud
 Colpocraspeda elegans, une espèce trouvée en Papouasie-Nouvelle Guinée
 Sous-famille Larentiinae
 Coenocalpe elegans, une espèce (Melanthiini) trouvée en Amérique du Nord

 Super-famille Noctuoidea
 Famille Noctuidae
 Chersotis elegans, une espèce trouvée dans les montagnes d'Espagne, de Grèce, de Turquie, dans le Caucase et au Liban
 Chytonix elegans, une espèce trouvée au Costa Rica
 Conistra elegans, une espèce
 Cosmodes elegans, une espèce trouvée en Australie, sur l'île Norfolk et en Nouvelle-Zélande

 Famille Erebidae
 Sous-famille Arctiinae
 Correbia elegans une espèce (Euchromiina) trouvée au Panama
 Correbidia elegans, une espèce trouvée au Mexique et au Panama
 Cosmosoma elegans, une espèce trouvée au Brésil
 Sous-famille Lymantriinae
 Calliteara elegans, un synonyme de Mpanjaka elegans, une espèce (Lymantrini) trouvée à Madagascar

 Famille Nolidae
 Cacyparis elegans, une espèce trouvée dans les îles Solomon

Ordre Mantodea (mantes religieuses) 
 Caliris elegans, une espèce (Tarachodidae) trouvée en Malaisie et sur les îles de Sumatra et de Bornéo
 Calofulcinia elegans, une espèce (Iridopterygidae) trouvée en Nouvelle-Guinée

Ordre Neuroptera (névroptères) 
 Famille Ascalaphidae (ascalaphidés)
 Cordulecerus elegans, une espèce (Ascalaphinae) trouvée en Amérique du Sud

 Famille Chrysopidae (chrysopes)
 Chrysopa elegans Burmeister, 1839, un synonyme de Hypochrysa elegans, une espèce (Nothochrysinae) trouvée en Europe et au Moyen-Orient

 Sous-famille Chrysopinae
 Ceraeochrysa elegans, une espèce (Chrysopini) trouvée au Costa Rica
 Chrysopa elegans (Guérin-Méneville, 1844), un synonyme de Vieira elegans, une espèce (Leucochrysini) trouvée en Amérique Centrale et en Amérique du Sud (Costa Rica(?), Guyana, Suriname, Brésil, Pérou) et aux Antilles (Trinité-et-Tobago)
 Chrysopidia elegans, une espèce (Chrysopini) trouvée en Chine et au Népal

 Famille Myrmeleontidae (fourmis-lions)
 Creoleon elegans, une espèce (Myrmeleontinae) trouvée en Iran

Ordre Orthoptera (criquets, grillons et sauterelles) 
 Sous-ordre Caelifera (caelifères ou criquets)
 Famille Acrididae (acridiens)
 Sous-famille Coptacrinae
 Cyphocerastis elegans, une espèce trouvée en Afrique Centrale
 Sous-famille Acridinae (truxales)
 Calephorus elegans, un synonyme de Calephorus compressicornis, le criquet des dunes, une espèce (Calephorini) trouvée en France, Espagne et Afrique du Nord
 Sous-famille Catantopinae
 Catantops elegans ou Cryptocatantops elegans, deux synonymes de Cryptocatantops debilis, une espèce trouvée en Namibie
 Sous-famille Gomphocerinae (criquets chanteurs)
 Clinocephalus elegans, un synonyme de Dichromorpha elegans, une espèce (Orphulellini) trouvée sur la côte est des États-Unis en Amérique du Nord
 Chorthippus elegans, un synonyme de Chorthippus albomarginatus, le criquet marginé, une espèce (Gomphocerini) trouvée en Europe
 Sous-famille Oedipodinae
 Chortoicetes elegans, un synonyme de Chortoicetes terminifera, le criquet australien, une espèce trouvée en Australie
 Sous-famille Oxyinae
 Caryanda elegans (Bolívar, 1911), un synonyme de Caryanda modesta, une espèce (Oxyini) trouvée dans le bassin du Congo
 Caryanda elegans Bolívar, 1918, un synonyme de Caryanda neoelegans, une espèce (Oxyini) trouvée en Indochine et dans l'est de la Chine
 Chitaura elegans, une espèce trouvée sur l'île des Célèbes dans l'archipel d'Indonésie

 Famille Pyrgomorphidae (pyrgomorphes)
 Sous-famille Pyrgomorphinae
 Chlorizeina elegans, un synonyme de Chlorizeina unicolor unicolor, une sous-espèce (Chlorizeinini) trouvée en Asie

 Famille Euschmidtiidae
 Chloromastax elegans , un synonyme de Apteropeoedes elegans, une espèce (Pseudoschmidtiinae) trouvée à Madagascar

 Sous-ordre Ensifera (ensifères)
 Famille Rhaphidophoridae (gryllacrides ou sauterelles cavernicoles)
 Ceuthophilus elegans, une espèce (Ceuthophilinae) trouvée dans l'Illinois et le Wisconsin, aux États-Unis
 Famille Tettigoniidae (sauterelles)
 Clonia elegans, un synonyme de Clonia melanoptera, une espèce (Saginae) trouvée dans le sud de l'Afrique
 Coptaspis elegans, une espèce (Conocephalinae) trouvée en Polynésie française

Ordre Phthiraptera (poux) 
 Campanulotes elegans, une espèce (Goniodidae) parasite de la colombine élégante (Phaps elegans), une espèce d'oiseaux de la famille du pigeon endémique d'Australie

Ordre Psocoptera (psocoptères) 
 Sous-ordre Troctomorpha (troctomorphes)
 Compsocus elegans, une espèce (Compsocidae) trouvée au Mexique et en Amérique Centrale
 Sous-ordre Psocomorpha (psocomorphes)
 Caecilius elegans, un synonyme de Valenzuela elegans, une espèce (Caeciliusidae) trouvée à Haïti et sur l'île d'Hispaniola
 Colpostigma elegans, un synonyme de Thyrsopsocus elegans, une espèce (Psocidae) trouvée au Brésil

Ordre Trichoptera (trichoptères) 
 †Cretapsyche elegans, une espèce éteinte (†Dysoneuridae) trouvée dans de l'ambre de Birmanie dans des terrains datant du Crétacé

Insectes, Ptérygotes, Infra-classe Palaeoptera (paléoptères)

Ordre Ephemeroptera (éphémères) 
 Choroterpes elegans, un synonyme de Euthraulus elegans, une espèce (Leptophlebiidae) trouvée en Namibie

Ordre Odonata (odonates, libellules et demoiselles) 
 Sous-ordre †Isophlebioptera
 †Campterophlebia elegans, une espèce éteinte (†Campterophlebiidae) trouvée dans des terrains datant du Jurassique en Allemagne
 Sous-ordre Zygoptera (demoiselles)
 Chlorolestes elegans, une espèce (Synlestidae) trouvée dans le sud de l'Afrique
 Calopteryx elegans, un synonyme de Calopteryx angustipennis, une espèce (Calopterygidae) endémique des États-Unis

Hexapodes, Classe Collembola (collemboles)

Ordre Poduromorpha 
 Ceratophysella elegans, un synonyme de Schaefferia elegans, une espèce (Hypogastruridae) trouvée en France et en Espagne

Ordre Entomobryomorpha 
 Cryptopygus elegans (Rapoport & Izarra, 1962), une espèce (Isotomidae) trouvée en Argentine
 Cryptopygus elegans (Cardoso, 1973) (nom provisoirement accepté), une espèce (Isotomidae) trouvée au Mozambique

Arthropodes, Sous-embranchement Crustacea (crustacés), Classe Branchiopoda (Branchiopodes)

Ordre Spinicaudata 
 †Congestheriella elegans, une espèce éteinte (†Afrograptidae) du Jurassique supérieur

Arthropodes, Crustacés, Classe Maxillopoda (maxillopodes), Sous-classe Copepoda (Copépodes)

Ordre Calanoida 
 Calanus elegans, un synonyme de Calanus finmarchicus, une espèce (Calanidae) faisant partie du zooplancton dans le nord de l'Atlantique
 Calocalanus elegans, une espèce (Calocalanidae ou Paracalanidae) trouvée aux Canaries, dans l'Océan Indien, en Mer Méditerranée, en Mer Rouge et dans les eaux sub-antarctiques
 Centropages elegans, une espèce (Centropagidae) trouvée dans le Pacifique au large d’Hawaï, de la Californie, au nord du Chili et en Nouvelle-Zélande

Ordre Cyclopoida 
 Cyclopinodes elegans (syn. Cyclopina elegans or Cyclopinoides elegans), une espèce marine (Cyclopinidae) trouvée en Écosse
 Cyclops elegans, une espèce (Cyclopidae) vivant en eau douce en Amérique du Nord

Ordre Siphonostomatoida 
 Caligus elegans ou Caligulus elegans, deux synonymes de Caligus curtus, une espèce (Caligidae) parasite de la morue de l'Atlantique
 Collocheres elegans, une espèce (Asterocheridae) qui parasite l'ophiure noire (Ophiocomina nigra) dans le Firth of Clyde, en Écosse

Arthropodes, crustacés, Classe Malacostraca (malacostracés)

Ordre Isopoda (isopodes) 
 Cancricepon elegans (syn. Cepon elegans), une espèce (Bopyridae) trouvée dans le Nord-Ouest de la France et en Grande-Bretagne où elle parasite le crabe Pilumnus hirtellus
 Clianella elegans, un synonyme de Dynoides elegans, une espèce (Sphaeromatidae) trouvée en Californie
 Cymothoa elegans, une espèce parasite de poissons (Cymothoidae) trouvée en mer de Java

Ordre Cumacea (Cumacés) 
 Chalarostylis elegans, une espèce (Lampropidae) trouvée au large de l'Irlande dans l'Atlantique Nord
 Cyclaspis elegans, une espèce (Bodotriidae) trouvée en Nouvelle-Zélande

Ordre Decapoda (décapodes) 
 Calcinus elegans, une espèce de bernard-l'hermites (Diogenidae) trouvée dans le bassin Indo-Pacifique
 †Callianassa elegans, une espèce éteinte (Callianassidae) trouvée à Java
 Choniognathus elegans, une espèce de crabes (Majidae) trouvée en Afrique du Sud
 †Clytiopsis elegans, un synonyme de †Clytiopsis argentoratense, une espèce éteinte (†Erymidae) du grès à Voltzia, en Alsace datant du Trias
 Cuapetes elegans, une espèce de crevettes (Palaemonidae) trouvée en Mer Rouge

Ordre Amphipoda (amphipodes) 
 Caprellinoides elegans, une espèce (Caprellidae) trouvée dans la Mer de Weddell

Arthropodes, crustacés, Classe Ostracoda (Ostracodes)

Sous-classe Myodocopa, Ordre Halocyprida 
 Conchoecia elegans ou Conehoecia elegans, deux synonymes de Discoconchoecia elegans, une espèce (Halocypridae) trouvée dans tous les océans du monde

Sous-classe Myodocopa, Ordre Myodocopida 
 †Cypridina elegans, une espèce éteinte (Cypridinidae) trouvée dans la craie de Sichen en Belgique

Sous-classe Palaeocopa, Ordre †Palaeocopida 
  †Cystomatochilina elegans, une espèce éteinte (†Eurychilinidae) du Silurien de Bohême, en République tchèque

Sous-classe Podocopa, Ordre Podocopida 
 Sous-ordre Cypridocopina
 Famille Candonidae
 Candona elegans, une espèce (Candonidae) trouvée au niveau du lac Goluboe Ozero ou Lac Bleu, en Kabardino-Balkarie, dans le Caucase

 Famille Cyprididae
 Chlamydotheca elegans, une espèce d'eau douce (Cypridinae) trouvée en Colombie
 Cypricercus elegans, une espèce d'eau douce (Cypricercinae) trouvée en Colombie

 Sous-ordre Cytherocopina
 Famille Cytheridae
 †Cytherideis elegans, une espèce éteinte trouvée dans des terrains datant du Quaternaire en Sicile

 Famille Leptocytheridae
 Callistocythere elegans (syn. Cythere elegans), une espèce trouvée dans la Baie de Naples, en Italie

Arthropodes, non-classé Arachnomorpha (Arachnomorphes), Sous-embranchement Chelicerata (Chélicerés), Classe Arachnida (Arachnides)

Ordre Araneae (araignées) 
 Sous-ordre Mygalomorphae (Mygalomorphes)
 Famille Dipluridae
 Caledothele elegans, une espèce endémique de Nouvelle-Calédonie
 Cethegus elegans, une espèce endémique du Queensland en Australie
 Famille Theraphosidae
 Cyriocosmus elegans, une espèce trouvée au Venezuela, à la Trinité et à Tobago

 Sous-ordre Araneomorphae (araneomorphes)
 Famille Cheiracanthiidae
 Cheiracanthium elegans, une espèce trouvée en Europe, en Turquie, dans le Caucase, en Russie (de la partie européenne jusqu'au sud de la Sibérie), au Kazakhstan et en Asie Centrale
 Famille Desidae
 Cambridgea elegans, une espèce endémique de Nouvelle-Zélande
 Famille Gnaphosidae
 Camillina elegans, une espèce trouvée à Cuba et introduite en Angola et dans les îles du Pacifique
 Cesonia elegans, une espèce trouvée dans les Caraïbes de St. Vincent à la Dominique
 Famille Linyphiidae
 Cnephalocotes elegans, un synonyme de Silometopus elegans, une espèce trouvée en Europe et en Russie (de la partie européenne jusqu’à l'Asie centrale et la Sibérie)
 Famille Salticidae (araignées sauteuses, salticides ou saltiques)
 Chalcoscirtus elegans, un synonyme de Rogmocrypta elegans, une espèce (Hisponinae) endémique de Nouvelle-Calédonie
 Cyrene elegans, un synonyme de Phiale elegans, une espèce trouvée au Panama
 Famille Tetragnathidae
 Callinethis elegans, un synonyme de Opadometa fastigata, une espèce (Leucauginae) trouvée de l'Inde aux Philippines en passant par Célèbes
 Famille Theridiidae
 Chrysso elegans, un synonyme de Chrysso albomaculata, une espèce trouvée aux États-Unis, dans les Caraïbes et jusqu'au Brésil

Ordre Pseudoscorpiones (Pseudoscorpions) 
 Sous-ordre Iocheirata
 Super-famille Cheliferoidea, Famille Chernetidae
 Chelifer elegans, un synonyme de Mesochernes elegans, une espèce (Chernetinae) trouvée au Venezuela
 Super-famille Cheiridioidea, Famille Cheiridiidae
 Cryptocheiridium elegans (syn. Cubanocheiridium elegans), une espèce (Cheiridiinae) trouvée à Cuba
 Super-famille Olpioidea, Famille Olpiidae
 Calocheiridius elegans, une espèce (Olpiini) trouvée en Inde

 Sous-ordre Epiocheirata
 Super-famille Chthonioidea, Famille Tridenchthoniidae
 Cryptoditha elegans, une espèce (Verrucadithinae) trouvée au Brésil

Ordre Opiliones (opilions ou faucheux) 
 Sous-ordre Dyspnoi
 Carinostoma elegans, une espèce (Nemastomatidae) trouvée dans l'est de l'Europe

 Sous-ordre Laniatores
 Caelopygus elegans, une espèce (Gonyleptidae) trouvée au Brésil
 Cereatta elegans, une espèce (Assamiidae) trouvée au Cameroun

Ordre Scorpiones (Scorpions) 
 Centruroides elegans (syn. Centrurus elegans), une espèce (Buthidae) trouvée au Mexique
  †Compsoscorpius elegans, une espèce éteinte (†Palaeopisthacanthidae) du Carbonifère de France et du Royaume-Uni

Arthropodes, non classé Arachnomorpha (arachnomorphes), Chélicérés, Arachnides, Sous-classe Acari (acariens)

Ordre Trombidiformes 
 Colopalpus elegans, un synonyme de Tenuipalpus elegans, une espèce (Tenuipalpidae) trouvée en Nouvelle-Zélande
 Cubanohydracarus elegans, une espèce (Hungarohydracaridae) trouvée à Cuba

Arthropodes, Arachnomorphes (Arachnomorpha), sous-embranchement †Trilobitomorpha, Classe †Trilobita (Trilobites)

Ordre †Agnostida 
 †Cyclagnostus elegans, un synonyme de Acmarhachis elegans, une espèce éteinte (†Agnostidae) du Cambrien supérieur de l'U.R.S.S.

Ordre †Asaphida 
 †Costonia elegans, une espèce (†Trinucleidae) de l'Ordovicien  du sud du Shropshire, en Angleterre

Ordre †Phacopida 
 †Coronocephalus elegans, une espèce éteinte (†Encrinuridae) du Silurien de Chine

Ordre †Ptychopariida 
 †Conocephalites elegans, un synonyme de †Bailiaspis elegans, une espèce éteinte (†Conocoryphidae) du Cambrien du Canada

Arthropodes, Sous-embranchement Myriapoda (Myriapodes ou mille-pattes), Classe Chilopoda (chilopodes ou centipèdes)

Ordre Scolopendromorpha 
 Cormocephalus elegans, un synonyme de Cormocephalus westwoodi, une espèce (Scolopendridae) trouvée dans diverses régions du monde

Arthropodes, Sous-embranchement Myriapoda (Myriapodes), Classe Diplopoda (diplopodes)

Ordre Spirobolida 
 Centrobolus elegans (syn. Chersastus elegans), une espèce (Pachybolidae) trouvée en Afrique du Sud

Protostomiens, Super-embranchement Lophotrochozoa (lophotrochozoaires), Embranchement Mollusca (mollusques)

Mollusques, Classe †Rostroconchia

Ordre †Conocardioida 
 Conocardium? elegans, une espèce éteinte (†Conocardiidae) trouvée dans la mine de charbon Bonifacius située en Allemagne

Mollusques, Classe Caudofoveata (caudofovéates)

Ordre Chaetodermatida 
 Chaetoderma elegans, une espèce marine (Chaetodermatidae) trouvée à l'est de l'Océan Pacifique

Sous-embranchement Eumollusca (eumollusques)

Eumollusques, Classe Polyplacophora (polyplacophores, chitons ou oscabrions)

Ordre Chitonida 
 Craspedochiton elegans (syn. Craspedoplax elegans), une espèce marine (Acanthochitonidae) trouvée en Australie
 Chiton elegans Frembly, 1827, un synonyme de Tonicia chilensis, une espèce marine (Chitonidae) trouvée au Chili
 Chiton elegans Blainville, 1825, l'oscabrion élégant, une espèce trouvée en Nouvelle-Hollande (Australie?)

Eumollusques, infra-embranchement Conchifera (conchifères)

Conchifères, Classe incertae sedis (Gastéropodes ou monoplacophores)

Ordre incertae sedis, super-famille †Bellerophontoidea 
 †Conradella elegans ou †Cyrtolites elegans, deux synonymes de †Phragmolites elegans, une espèce éteinte (†Bucaniidae) provenant de terrains de l'Ordovicien dans l'Ohio

Conchifères, Clade Ganglioneura (ganglioneures)

Ganglioneures, Loboconca (loboconques ou diasomes)

Loboconques, Classe Bivalvia (Bivalves)

Bivalves, Sous classe Palaeoheterodonta

Ordre Unionoida (unionoïdes) 
 Caelatura elegans, un synonyme de Coelatura gabonensis, une espèce (Unionidae) trouvée dans le bassin du Congo

Bivalves, Sous-classe Pteriomorphia

Ordre Arcida 
 †Cucullaea elegans, une espèce éteinte (Cucullaeidae) trouvée dans des terrains du Jurassique inférieur près de Goslar en Allemagne
 †Catella elegans, une espèce éteinte (Parallelodontidae) trouvée dans des terrains du Trias supérieur au Yunnan, en Chine

Ordre Mytilida (moules) 
 †Crenella elegans, une espèce éteinte (Mytilidae) du Lutécien des environs de Paris, en France

Ordre Ostreida (huîtres) 
 †Cubitostrea elegans (syn. †Crassostrea elegans), une espèce éteinte (Ostreidae) de l'Éocène de l'Égypte, de la Libye et du Royaume-Uni

Ordre Pterioida (ptérioïdes) 
 Crenatula elegans, un synonyme de Crenatula picta, une espèce marine (Pteriidae) trouvée dans l'Océan Indien, de Madagascar à la Mer Rouge

Bivalves, Sous-classe Heterodonta (hétérodontes)

Ordre Myoida 
 Famille Corbulidae (corbulidés)
  †Caestocorbula elegans, une espèce marine éteinte (†Caestocorbulinae) de l'Éocène trouvée en Belgique
  †Corbulamella elegans (syn. Corbula elegans), une espèce éteinte (†Corbulamellinae) du Crétacé trouvée en Tunisie

Ordre Carditida 
 Chama elegans, Centrocardita elegans ou Cardita elegans (Requien, 1848), trois synonymes de Centrocardita aculeata, une espèce marine (Carditidae) trouvée en Méditerranée et dans la parie européenne des eaux du Nord de l'Océan Atlantique
 †Cyclocardia elegans (syn. Cardita elegans (Lamarck, 1806)), une espèce éteinte (Carditidae) de l'Éocène et trouvée en France et au Royaume-Uni

Ordre Veneroida ou Venerida (Vénéroïdes) 
 Super-famille Tellinoidea
 Cumingia elegans, un synonyme de Thyellisca lamellosa, une espèce marine (Semelidae) trouvée de la Basse Californie au Pérou

 Super-famille Astartoidea
  †Cypricardinia elegans, une espèce éteinte (Cardiniidae) datant du Dévonien et trouvée dans le Maryland, aux États-Unis 

 Super-famille Arcticoidea
 Famille Trapezidae
 †Cypricardia elegans, une espèce éteinte du Dévonien de France et du Carbonifère de Belgique
 †Coralliophaga elegans Dall, 1898, un synonyme de †Coralliophaga elegantula, une espèce éteinte datant de l'Oligocène et trouvée en Floride, aux États-Unis
 †Coralliophaga elegans G.P. Deshayes, 1824, une espèce éteinte datant de l'Éocène et trouvée à Auvers sur Oise dans le Bassin parisien

 Super-famille Veneroidea 
 Famille Veneridae
 †Callista elegans (syn. †Cytherea elegans Lamarck, 1806), la cythérée élégante, une espèce éteinte de l'Éocène de la France, de l'Espagne et du Royaume-Uni
 Callocardia elegans, un synonyme de Dosinia concentrica, une espèce marine trouvée des Caraïbes au Brésil

 Super-famille Lucinoidea
 Famille Lucinidae
  †Cavilucina elegans Fischer, 1887 , une espèce éteinte (Lucininae) de l'Éocène de France
 Cavilucina elegans (Deshayes, 1823) ou Corbis elegans, un synonyme de Fimbria soverbii, une espèce (Fimbriinae) trouvée dans l'Océan Indien et au Japon

 Super-famille Anthracosioidea 
 †Carbonicola elegans, une espèce éteinte (Anthracosiidae) qui vivait au Carbonifère au Royaume-Uni

 Super-famille Cyrenoidea
  †Corbicula elegans, une espèce éteinte d'eau douce et d'eau saumâtre (Cyrenidae)

 Super-famille Sphaerioidea
 Cyclas elegans, un synonyme de Sphaerium rhomboideum, une espèce d'eau douce (Sphaeriidae) trouvée en Amérique du Nord

Ordre Pholadomyoida 
 Cetoconcha elegans (syn. Cribrosoconcha elegans), une espèce (Poromyidae)
  †Clavagella elegans, une espèce éteinte (Clavagellidae) qui vivait au Crétacé en Algérie
 Cuspidaria elegans, une espèce (Cuspidariidae) trouvée en Indonésie, aux Philippines, dans le sud de la mer de Chine et à Taïwan

Loboconques, Classe Scaphopoda (Scaphopodes)

Ordre Gadilida 
 Costentalina elegans, une espèce des abysses (Entalinidae) trouvée autour de l'Australie et dans l'Océan Indien

Ganglioneures, Visceroconcha (viscéroconques)

Viscéroconques, Classe Gastropoda (Gastéropodes)

Gastéropodes, Sous-classe Neritopsina

Ordre Cycloneritimorpha 
 Clithon elegans, une espèce éteinte (Neritidae) datant d'avant l'holocène et décrite à Houdan, dans les environs de Paris

Ordre Cyrtoneritimorpha 
 †Capulus elegans Barrande in Perner, 1903, un synonyme de †Orthonychia elegans,  une espèce éteinte (†Orthonychiidae) du Silurien de Bohême en République tchèque

Gastéropodes, Clade Caenogastropoda

Ordre Incertae sedis 
 Super-famille †Orthonematoidea
 †Cheilotomona elegans, une espèce marine éteinte (†Goniasmatidae) du Trias de la province du Guizhou, en Chine

 Super-famille Triphoroidea
 Cerithiopsida elegans (syn. Cerithiopsis elegans), une espèce marine (Newtoniellidae) trouvée autour des Îles Kouriles

 Super-famille Cerithioidea
 Cerithium elegans Deshayes, 1824, la cérite élégante, une espèce marine éteinte (Cerithiidae) trouvée à Versailles
 Cerithium elegans Petit, 1853 (non Blainv.), Cerithium elegans Weinkauff, 1868 (non Blainv) ou Cerithium elegans Aradas et Benoit, 1870 (non Blainv.), trois synonymes de Bittium lacteum, une espèce (Cerithiidae) trouvée en mer Méditerranée
 Cerithium elegans Blainville, 1830, une espèce de la mer Méditerranée selon Blainville, bien qu'il n'en soit pas sûr, une espèce fossile selon Lamark, un synonyme de Bittium lacteum selon Ramazzotti & al, 2016

Ordre Architaenioglossa 
 Super-famille Cyclophoroidea
 †Craspedopoma elegans, une espèce éteinte (Craspedopomatidae) de la région de Ulm en Allemagne
 Cyclophorus elegans, une espèce terrestre (Cyclophoridae) trouvée dans le sud de la Chine
 Cochlostoma elegans, une espèce terrestre (Diplommatinidae) trouvée en Croatie

Gastéropodes, Clade Hypsogastropoda

Ordre Littorinimorpha 
 Constantia elegans, une espèce marine (Vanikoridae) trouvée au Japon
 Cyclostoma elegans, un synonyme de Pomatias elegans, le cyclostome élégant ou l'élégante striée, un escargot terrestre (Pomatiidae) trouvée en France et en Europe de l'Ouest
 Cyclostrema elegans, un synonyme de Adeorbis elegans, un escargot marin (Tornidae) trouvée aux Philippines
 †Cypraedia elegans (syn. Cypraea (Cyprovula) elegans, Cypraea elegans or Cypraeovula elegans), la porcelaine élégante, une espèce éteinte marine (Pediculariidae) de l'Éocène de l'Europe

 Famille Capulidae
 Capulus elegans (Tapparone Canefri, 1877) (syn. Capula elegans), une espèce marine trouvée en Papouasie
 †Capulus elegans (Deshayes, 1824), le cabochon élégant, une espèce fossile de l'Éocène de la Picardie en France

 Super-famille Naticoidea
 Choristes elegans, un synonyme de Amauropsis islandica, la natice d'Islande, une espèce marine (Naticidae) trouvée dans l'océan Arctique, le nord de l'océan Atlantique, la mer Baltique, la mer du Nord et le Nord du Canada

 Super-famille Truncatelloidea
 Caecum elegans, un synonyme de Caecum trachea, une espèce marine (Caecidae) trouvée sur les côtes rocheuses d'Europe, de la Norvège aux Canaries, en Mer Méditerranée et en Mer Noire

 Super-famille Rissooidea
 Cingula elegans, un synonyme de Peringiella elegans, une espèce marine (Rissoidae) trouvée en Afrique du Nord et en Europe

 Super-famille Stromboidea
 †Chenopus elegans, un synonyme de †Digitolabrum elegans, une espèce marine éteinte (Rostellariidae) de l'Éocène de l'Égypte

Ordre Neogastropoda 
 Super-famille Cancellarioidea
 Famille Cancellariidae
 Cancellaria elegans G. B. Sowerby I, 1822, un synonyme de Merica elegans, une espèce marine trouvée aux Philippines, en Indonésie, dans l'ouest de la Thaïlande et aussi au large du Queensland en Australie
 Cancellaria elegans (Deshayes, 1824), la cancellaire élégante, une espèce éteinte trouvée à Grignon en France

 Super-famille Muricoidea
 Coronium elegans, une espèce marine (Muricidae) trouvée au sud-est du Brésil
 Cryptospira elegans, une espèce marine (Marginellidae) trouvée en Asie

 Super-famille Buccinoidea
 Cantharus elegans, une espèce marine (Pisaniidae) trouvée au Panama et au Mexique
 Cantharus elegans Olsson, 1942, un synonyme de †Antillophos elegans, une espèce fossile (Nassariidae) du Miocène de la République dominicaine
 Columbella elegans, un synonyme de Strombina elegans, la colombelle élégante, une espèce marine (Columbellidae) trouvée dans des terrains datant du Quaternaire au Panama (Canal de Panama)

 Super-famille Conoidea
 Cochlespira elegans, une espèce marine (Cochlespiridae) trouvée en Mer des Caraïbes, en Colombie, à Cuba et dans le Nord de l'Océan Atlantique
 Comitas elegans, une espèce marine (Pseudomelatomidae) trouvée dans le Golfe d'Aden

 Famille Conidae (cônes)
 Conasprella elegans (syn. Conus elegans G. B. Sowerby III, 1895), une espèce marine trouvée de la Somalie au Pakistan et au large de l'Australie-Occidentale
 Conus elegans Schepman, 1913, un synonyme de Conasprella saecularis, une espèce marine trouvée du Golfe Persique, à Madagascar, et dans l'ouest du Pacifique

 Famille Drilliidae
 Cerodrillia elegans, une espèce marine trouvée dans l'état d'Espírito Santo, au Brésil

 Famille Raphitomidae
 Clathurella elegans Pease, 1860, selon WoRMS, un synonyme de Tritonoturris amabilis, une espèce marine trouvée dans le Détroit de Malacca, ou, plus probablement, un synonyme de Tritonoturris elegans, une espèce marine trouvée dans l'archipel hawaïen
 Clathurella elegans (Donovan, 1803), un synonyme de Raphitoma elegans, une espèce trouvée sur les côtes françaises

Gastéropodes, sous-classe Heterobranchia (hétérobranches), infra-classe Euthyneura, Subterclasse Tectipleura

Ordre Heterostropha 
 Chrysallida elegans, un synonyme de Liamorpha elegans, une espèce marine (Pyramidellidae)  trouvée en Europe (Espagne, îles Baléares) et en Afrique du Nord

Ordre Hygrophila 
 Chilina elegans, une espèce d'eau douce (Chilinidae) trouvée au Chili

Infra-classe Panpulmonata, Clade Eupulmonata, Ordre Stylommatophora (stylommatophores) 
 Sous-ordre Helicina
 Infra-ordre Clausilioidei, Super-famille Clausilioidea
 Famille Clausiliidae
 Clausilia elegans Cantraine, 1835, un synonyme de Agathylla lamellosa, une espèce (Alopiinae, Medorini) trouvée près de Dubrovnik en Dalmatie, en Croatie et au Monténégro
 Clausilia elegans Bielz, 1852, un synonyme de Alopia glorifica elegantissima, une sous-espèce (Alopiinae, Alopiini) trouvée en Roumanie
 Columbinia elegans, une espèce terrestre (Peruiniinae) trouvée au Pérou

 Infra-ordre Helicoidei, Super-famille Helicoidea
 Carocolla elegans, un synonyme de Trochoidea elegans, la carocolle élégante, la troque élégante ou l'hélice élégante, une espèce (Hygromiidae) trouvée en Europe

 Infra-ordre Incertae sedis, Super-famille Punctoidea
 †Calogoniodiscus elegans, une espèce terrestre éteinte (Discidae) du Crétacé supérieur et du Tertiaire inférieur du sud de la province d'Anhui, en Chine
 Coenocharopa elegans, une espèce terrestre (Charopidae) trouvée dans le Queensland, en Australie

 Infra-ordre Incertae sedis, Super-famille Urocoptoidea
 Cylindrella elegans (syn. Clausilia elegans Pfr., 1839), la cylindrelle élégante, une espèce (Urocoptidae) trouvée à Cuba

Gastéropodes, Hétérobranches, infra-classe Opisthobranchia

Ordre Nudibranchia (nudibranches, limaces de mer) 
 Caloria elegans, une espèce marine (Facelinidae) trouvée dans les eaux européennes dans le nord de l'océan Atlantique et en Méditerranée
 Chromodoris elegans, un synonyme de Felimare picta, une espèce marine (Chromodorididae) trouvée dans tout le bassin méditerranéen, l’Adriatique, l’Atlantique Est depuis l’Espagne jusqu'en l’Afrique de l’Ouest et en Atlantique Ouest, de la Floride au Brésil

Ordre Sacoglossa (sacoglosses) 
 Cyerce elegans, une espèce marine (Caliphyllidae) trouvée du sud-ouest des Philippines, à Hawaï, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, sur la côte est de l'Australie, autour de l'île Maurice et de Mayotte, et dans l'est de l'Afrique

Clade Euopisthobranchia, Ordre Cephalaspidea (céphalaspides) 
 Super-famille Philinoidea
 Chelidonura elegans, un synonyme de Chelidonura hirundinina, une espèce marine (Aglajidae) trouvée dans la zone tropicale de la région Indo/Ouest Pacifique ainsi que dans la Mer des Caraïbes

Gastéropodes, sous-classe Vetigastropoda

Ordre Lepetellida 
 Super-famille Lepetelloidea
 Choristes elegans var. tenera, un synonyme de Choristella tenera, une espèce (Lepetellidae) trouvée dans l'océan Atlantique au larde du New Jersey et de la Caroline du Nord, aux États-Unis

Ordre Seguenziida 
 Super-famille Seguenzioidea
 †Calliomphalus elegans, une espèce éteinte (Calliotropidae) qui vivait au Crétacé en Sibérie

Ordre Trochida 
 Super-famille Trochoidea
 Calliostoma elegans , un synonyme de Laetifautor elegans, une espèce (Calliostomatidae) trouvée au Japon
 Chunula elegans, un synonyme de Liotella elegans, une espèce (Skeneidae) trouvée au large de l'Australie

Viscéroconques, Classe Cephalopoda (Céphalopodes)

Céphalopodes, Sous-classe †Ammonoidea (Ammonites) 
 †Crendonites elegans, une espèce éteinte qui vivait au Jurassique supérieur au Groenland

Ordre †Ammonitida 
  †Cleviceras elegans, une espèce éteinte (Hildoceratidae) qui vivait au Jurassique inférieur en Europe, en Sibérie et au Canada
 †Crioceras elegans (probable synonyme de †Crioceratites e.), une espèce éteinte (Crioceratitidae) qui vivait au Crétacé en Allemagne
 †Crioceratites elegans, une espèce éteinte (Crioceratitidae) du début du Crétacé

Ordre †Ceratitida  
 †Ceccaisculitoides elegans, une espèce éteinte (Paragoceratidae) qui vivait au Trias dans le Nevada, aux États-Unis
 †Paraceratites elegans  (syn. †Ceratites elegans), une espèce éteinte qui vivait au Trias en Chine et en Israël

Ordre †Goniatitida 
 †Cancelloceras elegans, une espèce éteinte (Gastrioceratidae) qui vivait au Carbonifère dans la fédération de Russie, au Nevada aux États-Unis et en Ouzbekistan

Céphalopodes, Sous-classe Nautiloidea (Nautiloïdes)

Ordre Nautilida  (Nautiles) 
  †Cymatoceras elegans, une espèce éteinte (Cymatoceratidae) qui vivait au Crétacé en Suisse et au Royaume-Uni

Lophotrochozoa, Embranchement Ectoprocta (Ectoproctes ou Bryozoaires)

Classe Gymnolaemata

Ordre Cheilostomata 
 Carbasea elegans, une espèce (Flustridae) trouvée en Australie
 Catenicella elegans, une espèce (Catenicellidae) trouvée en Nouvelle Zélande
 Characodoma elegans, une espèce (Cleidochasmatidae) trouvée dans le sud de la mer de Chine
 †Coscinopleura elegans, une espèce éteinte (Coscinopleuridae) qui vivait au Paléocène au Danemark
 Cupuladria elegans, une espèce (Cupuladriidae) trouvée autour des îles Nansha

Classe Stenolaemata

Ordre Cyclostomatida 
 Cinctipora elegans, une espèce (Cinctiporidae) trouvée en Nouvelle Zélande
 Crisia elegans, une espèce (Crisiidae) trouvée au niveau du Cap de Bonne Espérance en Afrique du Sud
 †Cyrtopora elegans, une espèce éteinte qui vivait au Crétacé en Europe

Ordre †Cystoporida 
 †Coscinium elegans, une espèce éteinte (†Hexagonellidae) qui vivait à l'ère Paléozoïque à l'ouest des États-Unis
 †Cystodictya elegans, une espèce éteinte (†Cystodictyonidae) qui vivait au Carbonifère supérieur en Oklahoma, aux États-Unis

Ordre Rhabdomesida 
 †Clausotrypa elegans, une espèce éteinte (Nikiforovellidae) qui vivait au Permien dans le nord-est de la Chine

Ordre †Trepostomatida 
 †Callocladia elegans, une espèce éteinte (†Crustoporidae) qui vivait au Dévonien et au Carbonifère et trouvée au niveau de la formation de Park City dans l'Idaho, au Wyoming et dans l'Utah, aux États-unis

Lophotrochozoa, Embranchement Brachiopoda (Brachiopodes)

Classe Craniata, Ordre Craniopsida 
 †Craniops elegans, une espèce éteinte (Craniopsidae) qui vivait à l'Ordovicien en Estonie

Classe Rhynchonellata

Ordre Athyridida 
 †Cleiothyridina elegans, une espèce éteinte (Athyrididae) qui vivait au Mississippien dans l'Oklahoma, aux États-Unis

Ordre Rhynchonellida 
 †Camarotoechia elegans, une espèce éteinte (†Trigonirhynchiidae) qui vivait dans l'Ordovicien et au Silurien en Sibérie
 †Caucasorhynchia elegans, une espèce éteinte (Allorhynchidae) qui vivait au Trias en Slovaquie
 †Cyclothyris elegans, une espèce éteinte (†Cyclothyrididae) qui vivait au Mastrichien (Crétacé supérieur) en Belgique

Ordre Terebratulida 
 †Cubanothyris elegans, une espèce éteinte (†Angustothyrididae) qui vivait au Trias en fédération de Russie

Classe †Strophomenata

Ordre †Strophomenida 
 †Chonetes elegans L.B. Smyth 1922, un synonyme de †Chonetes speciosus, une espèce éteinte (†Chonetidae) trouvée en Irlande
 †Crinistrophia elegans, un synonyme de †Douvillinella (Crinistrophia) elegans, une espèce éteinte (†Douvillinidae) qui vivait au Dévonien en République tchèque et en Allemagne

Ordre †Productida 
 †Chonetes elegans L. G. de Koninck, 1847, un synonyme de †Plicochonetes elegans, une espèce éteinte (†Rugosochonetidae)

Lophotrochozoa, Embranchement Nemertea (vers némertiens)

Classe Enopla

Ordre Hoplonemertea 
 Cyanonemertes elegans, une espèce marine (non assignée à une famille) trouvée dans l'état de Washington, aux États-Unis

Lophotrochozoa, Embranchement Annelida (Annélides)

Classe Polychaeta (polychètes)

Ordre Phyllodocida 
 Chrysopetalum elegans, un synonyme de Bhawania goodei, une espèce (Chrysopetalidae) trouvée aux Bermudes

Ordre Canalipalpata 
 Corephorus elegans, un synonyme de Terebellides stroemii, une espèce (Terebellidae)

Super-embranchement Platyzoa (Platyzoaires)

Embranchement Rotifera (Rotifères), Classe Eurotifera

Ordre Ploima 
 Cephalodella elegans, une espèce (Notommatidae) trouvé à Mount Desert Island, dans le comté de Hancock, dans le Maine, aux États-Unis

Ordre Bdelloidea 
 Callidina elegans, une espèce (Adinetidae)

Platyzoa, Embranchement Platyhelminthes (Vers plats)

Classe Monogenea

Ordre Dactylogyridea 
 Calceostoma elegans, un synonyme de Calceostoma calceostoma, une espèce (Calceostomatidae) parasite de poisson (Sciaena umbra) en mer Méditerranée

Classe Rhabditophora

Ordre Rhabdocoela 
 Cicerina elegans, une espèce (Cicerinidae) trouvée dans la baie de Pierre le Grand en mer du Japon

Classe Trematoda (Trématodes) 
 Formes cercariales
Cercaria est un terme utilisé avec le statut de genre pour spécifier la forme larvaire de diverses espèces. Selon les contextes, Cercaria elegans peut ainsi faire référence aux espèces Bucephalus elegans ou plagiorchis elegans ou Transversotrema elegans
 Cercaria elegans Tang, 1992 nec Mueller in La Valette, 1855, la forme cercariale d'une espèce inconnue de trématodes parasite de  bivalves marins à Hong Kong

Ordre Plagiorchiida 
 Choanocotyle elegans, une espèce (Choanocotylidae) qui parasite les tortues d'eau douce en Australie

Classe Turbellaria

Ordre Prolecithophosra 
 Cylindrostoma elegans, un synonyme de Pseudostomum klostermanni, une espèce (Pseudostomidae) trouvée en mer Noire, en mer Méditerranée et dans les eaux européennes au nord de l'océan Atlantique

Platyzoa, Embranchement Gastrotricha (Gastrotriches)

Ordre Chaetonotida 
 Chaetonotus elegans, une espèce (Chaetonotidae) trouvée en eau douce en Europe

Animalia incertae sedis

Classe †Chitinozoa (Chitinozoaires)

Ordre †Prosomatifera 
 †Conochitina elegans, un synonyme de †Pistillachitina elegans, une espèce éteinte (†Conochitinidae, †Conochitininae) qui vivait au Silurien en mer Baltique, en Normandie et au Maroc

Eucaryotes, Unicontes, Opisthocontes, Règne Fungi (Champignons)

Sous-règne Dikarya, Embranchement Ascomycota (Ascomycètes)

Sous-embranchement Pezizomycotina

Classe Arthoniomycetes

Ordre Arthoniales 
 Coniocarpon elegans, un synonyme de Arthonia elegans, une espèce de lichen (Arthoniaceae)

Classe Dothideomycetes

Ordre Capnodiales 
 Capnodium elegans, un synonyme de Acrogenotheca elegans, une espèce (Capnodiaceae) trouvée en Australie et en Nouvelle Zélande
 Cladosporium elegans, une espèce (Davidiellaceae) pathogène des plantes trouvée sur les feuilles d'orangers en Italie

Ordre Microthyriales 
 Chaetothyriothecium elegans, une espèce (Microthyriaceae) trouvée en Thaïlande

Ordre Pleosporales 
 Campsotrichum elegans, un synonyme de Periconia elegans, une espèce (incertae sedis)
 Cheiromoniliophora elegans, une espèce (incertae sedis)

Classe Laboulbeniomycetes

Ordre Laboulbeniales 
 Famille Laboulbeniaceae
 Chitonomyces elegans, une espèce
 Corethromyces elegans, une espèce trouvée sur le coléoptère Rhexius inculptus aux États-Unis
 Cryptandromyces elegans, une espèce trouvée aux Pays-Bas
 Cucujomyces elegans, une espèce trouvée en Argentine

Classe Lecanoromycetes

Ordre Teloschistales 
 Caloplaca elegans ou Callopisma elegans, deux synonymes de Xanthoria elegans, une espèce (Teloschistaceae) ayant une distribution circumpolaire et alpine

Ordre Lecanorales 
 Cenomyce elegans, une espèce (Cladoniaceae)

Ordre Acarosporales 
 Chiliospora elegans, un synonyme de Myriospora elegans, une espèce (Acarosporaceae)

Ordre Peltigerales 
 Coccocarpia elegans, une espèce (Coccocarpiaceae) trouvée au Brésil

Classe Leotiomycetes

Ordre Helotiales 
 Cornularia elegans, une espèce (Dermateaceae) trouvée en Italie

Classe Orbiliomycetes

Ordre Orbiliales 
 Candelabrella elegans, un synonyme de Arthrobotrys elegans, une espèce (Orbiliaceae) trouvée sur les excréments

Classe Sordariomycetes 
 Canalisporium elegans, une espèce (incertae sedis) de champignons lignicoles trouvée en Malaisie

Ordre Chaetosphaeriales 
 Chaetosphaeria elegans, une espèce (Chaetosphaeriaceae)

Ordre Diaporthales 
 Cytospora elegans, une espèce (Valsaceae)

Ordre Microascales 
 Ceratopodium elegans, une espèce (Microascaceae)
 Chalara elegans, un synonyme de Thielaviopsis basicola, un pathogène des plantes (Ceratocystidaceae)

Ordre Hypocreales 
 Famille Hypocreaceae
 Cladobotryum elegans, une espèce

 Famille Nectriaceae
 Cephalodiplosporium elegans, une espèce
 Corallomycetella elegans (syn. Corallomyces elegans), une espèce parasite du caoutchouc, du théier et du cacaoyer
 Cylindrocladiella elegans, une espèce

Ascomycota incertae sedis 
 Catenospegazzinia elegans, une espèce trouvée en Australie
 Cephalosporium elegans, un synonyme de Botryosporium pulchrum, une espèce pathogène des géraniums
 Ceratosporella elegans, un synonyme de Ceratosporella bicornis, une espèce
 Collemopsidium elegans, une espèce trouvée en Europe et en Amérique du Nord et du Sud
 Corethropsis elegans, une espèce trouvée en association avec la canne à sucre en Argentine
 Corynesporina elegans, une espèce

Dikarya, Embranchement Basidiomycota (Basidiomycètes)

Sous-division Agaricomycotina

Classe Agaricomycetes

Ordre Agaricales 
 Calcarisporium elegans, une espèce (Catathelasmataceae) trouvée à São Tomé et Príncipe
 Clitocybe elegans, un synonyme de Armillaria heimii, une espèce (Physalacriaceae) cause de la pourriture des racines des théiers dans l'est de l'Afrique
 Collybia elegans, un synonyme de Marasmius elegans, une espèce (Marasmiaceae) trouvée dans les forêts d'eucalyptus en Australie
 Conocybe elegans, une espèce (Bolbitiaceae) trouvée au Danemark
 Cortinarius elegans, une espèce (Cortinariaceae)
 Cyathus elegans, un synonyme de Cyathus stercoreus, une espèce (Nidulariaceae)
 Cystodermella elegans (syn. Cystoderma elegans), une espèce (Agaricaceae) trouvée au Congo
 Cyphella elegans (syn. Chaetocypha elegans), une espèce (Cyphellaceae)

Ordre Boletales (Bolétales) 
 Coniophora elegans, une espèce (Coniophoraceae)
 Cricunopus elegans, un synonyme de Suillus grevillei, le bolet élégant, une espèce (Suillaceae) trouvée en Europe et en Asie

Ordre Cantharellales 
 Famille Cantharellaceae
 Cantharellus elegans Saut., 1841, une espèce
 Craterellus elegans, une espèce
 Famille Clavulinaceae
 Clavaria elegans, un synonyme de Clavulina cristata, la clavaire à crêtes, une espèce trouvée en Europe

Ordre Phallales 
 Caromyxa elegans, Caryomyxa elegans ou Corynites elegans, des synonymes pour Mutinus elegans, le satyre élégant, une espèce (Phallaceae) trouvée au Japon, en Europe et dans l'est de l'Amérique du Nord
 Colus elegans, un synonyme de Pseudocolus fusiformis, une espèce (Phallaceae) trouvée aux États-Unis, en Australie, au Japon, à Java et aux Philippines

Ordre Polyporales 
 Cantharellus elegans Berk. & Broome, 1875, un synonyme de Merulius berkeleyi, une espèce (Meruliaceae)
 Cymatoderma elegans (syn. Cladoderris elegans), une espèce (Meruliaceae) trouvée en Indonésie

Sous-embranchement Pucciniomycotina

Classe Cystobasidiomycetes, Ordre incertae sedis 
 Cyrenella elegans, une espèce (incertae sedis)

Classe Pucciniomycetes

Ordre Pucciniales 
 Caeoma elegans, une espèce (incertae sedis)
 Caeomurus elegans ou Coeomurus elegans, deux synonymes de Uromyces elegans, une espèce (Pucciniaceae)

Autres champignons

Embranchement Blastocladiomycota

Classe Blastocladiomycetes

Ordre Blastocladiales 
 Coelomomyces elegans, une espèce (Coelomomycetaceae) trouvée sur Culex gelidus au Sri Lanka

Embranchement Chytridiomycota

Classe Chytridiomycetes

Ordre Chytridiales 
 Chytridium elegans, une espèce (Chytridiaceae)
 Chytriomyces elegans, une espèce saprophyte (Chytriomycetaceae)

Ordre Cladochytriales 
 Cladochytrium elegans, un synonyme de Nowakowskiella elegans, une espèce (Cladochytriaceae)

Embranchement Zygomycota

Classe Zygomycetes, Ordre Mucorales 
 Famille Mucoraceae
 Chaetocladium elegans, une espèce
 Chaetostylum elegans , un synonyme de Helicostylum elegans, une espèce
 Famille Cunninghamellaceae
 Cunninghamella elegans, une espèce trouvée dans les sols et utilisée comme organisme modèle du métabolisme mammalien des xénobiotiques

Eucaryotes, non-classé Bikonta (Bicontes), Règne Archaeplastida

Division Rhodophyta (Algues rouges)

Classe Stylonematophyceae

Ordre Stylonematales 
 Callonema elegans, un synonyme de Stylonema alsidii (Stylonemataceae), une espèce ayant une distribution marine mondiale

Classe Florideophyceae (Floridéophycées)

Ordre Bonnemaisoniales 
 Calocladia elegans, un synonyme de Delisea elegans, une espèce (Bonnemaisoniaceae)

Ordre Ceramiales 
 Callithamnion elegans, un synonyme de Gymnothamnion elegans, une espèce (Wrangeliaceae) trouvée en Afrique du Sud
 Capraella elegans, un synonyme de Martensia elegans, une espèce (Delesseriaceae) trouvée en Afrique du Sud
 Ceramium elegans ou Conferva elegans, deux synonymes de Ceramium diaphanum var. elegans, une espèce (Ceramiaceae)

Ordre Colaconematales 
 Colaconema elegans, une espèce marine (Colaconemataceae) trouvée en Corée, en Californie et au Brésil

Ordre Gigartinales 
 Chondracanthus elegans, une espèce (Gigartinaceae) trouvée au Brésil
 Claudea elegans, une espèce marine (Delesseriaceae) trouvée dans les eaux tropicales en Australie, en Inde, au Pakistan et au Brésil

Ordre Peyssonneliales 
 Cruoriella elegans, une espèce (Peyssonneliaceae) trouvée au niveau des îles du sud du Japon

Classe Rhodophyceae (Rhodophycées)

Ordre Corallinales 
 Famille Corallinaceae (Corallinacées)
 Sous-famille Corallinoideae
 Cheilosporum elegans, un synonyme de Jania cultrata, une espèce (Janieae)
 Corallina elegans, une espèce (Corallineae) trouvée en Méditerranée et au nord de l'océan Atlantique
 Corallina elegans Lenormand ex Areschoug, 1852, un synonyme de Jania rubens var. corniculata, une sous-espèce (Janieae)

Sous-règne Plantae (Plantes)

(groupe informel des algues verte), Division Chlorophyta (Chlorophytes)

Classe Chlorophyceae

Ordre Chaetophorales 
 Chaetophora elegans, une espèce (Chaetophoraceae)

Ordre Charales 
 Chara elegans, une espèce (Characeae)

Ordre Chlorosarcinales 
 Chlorosarcina elegans,une espèce terrestre (Chlorosarcinaceae)

Ordre Cladophorales 
 Cladophora elegans f. major, un synonyme de Cladophora vagabunda, une espèce marine (Cladophoraceae) avec une distribution mondiale

Ordre Volvocales 
 Chlamydobotrys elegans, un synonyme de Pyrobotrys elegans, une espèce (Spondylomoraceae)
 Chlamydomonas elegans, une espèce d'eau douce (Chlamydomonadaceae)
 Chlorogonium elegans, une espèce (Haematococcaceae)

Infra-règne Streptophyta (Streptophytes), (Algues vertes,) Division Charophyta (Charophytes)

Classe Zygnematophyceae

Ordre Desmidiales 
 Closterium elegans, un synonyme de Closterium setaceum, une espèce (Closteriaceae) avec une distribution mondiale
 Cosmarium elegans, un synonyme de Cosmarium tetragonum var. elegans, une sous-espèce (Desmidiaceae)

Ordre Zygnematales 
 Conjugata elegans, une espèce (Zygnemataceae)

Streptophytes, Super-division Embryophyta (Embryophytes)

Division Marchantiophyta (Hépatiques)

Classe Jungermanniopsida, Ordre Jungermanniales 
 Cephaloziella elegans (syn. Cephalozia elegans), une espèce (Cephaloziellaceae) trouvée en fédération de Russie
 Ceramanus elegans, une espèce (Lepidoziaceae) trouvée en Nouvelle Zélande
 Cololejeunea elegans, une espèce (Lejeuneaceae) trouvée au Cameroun

Division Bryophyta (Mousses)

Classe Bryopsida, Ordre Hypnales 
 Chaetomitrium elegans, une espèce (Symphyodontaceae)
 Cleistostoma elegans, un synonyme de Dendropogonella rufescens, une espèce (Cryphaeaceae) trouvée en Amérique du Sud

Streptophytes, Embryophytes, Division Tracheophyta (Plantes vasculaires)

Division Pteridophyta (Fougères) 
 †Clathropteris elegans, une espèce éteinte (Dipteridaceae) trouvée au Japon (ou un possible synonyme de †Clathropteris meniscioides)

Fougères, Classe Pteridopsida

Ordre Polypodiales (ou Athyriales) 
 Cyclosorus elegans, une espèce (Thelypteridaceae) trouvée en Chine

Sous-division Spermatophyta (Spermatophytes), Division Cycadophyta, Classe Cycadopsida (Cycades)

Ordre et famille inconnus 
 †Cycadophyllum elegans, une espèce éteinte qui vivait au Trias en Allemagne

Spermatophytes, Division †Pteridospermatophyta (ptéridospermes ou fougères à graines)

Ordre †Medullosales 
 Famille †Cyclopteridaceae
 †Cyclopteris elegans Lesquereux, 1854, une espèce éteinte qui vivait au Carbonifère et trouvée en Pennsylvanie, aux États-Unis
 †Cyclopteris elegans Unger, 1856, une espèce éteinte qui vivait au Dévonien et trouvée en Thuringe en Allemagne
 †Cyclopteris elegans Achepohl, 1883, une espèce éteinte trouvée en Westphalie, en Allemagne

Spermatophytes, Angiospermes basales

Ordre Nymphaeales 
 Castalia elegans, un synonyme de Nymphaea elegans, une espèce de plantes aquatiques (Nymphaeaceae) trouvée en Louisiane, Floride et au Texas, aux États-Unis, en Oaxaca au Mexique et à Antioquia en Colombie

Spermatophytes, Angiospermes (Plantes à fleur), Dicotylédones

Eudicotylédones, Astéridées, Ordre Asterales 
 Famille Asteraceae

 Sous-famille Asteroideae
 Calea elegans, un synonyme de Perymenium acuminatum, une espèce (Heliantheae) trouvée au Mexique
 Calostelma elegans, un synonyme de Liatris elegans, une espèce (Eupatorieae) trouvée dans le sud-est des États-Unis 
 Calycadenia elegans, un synonyme de Calycadenia pauciflora, une espèce (Madieae) trouvée en Californie, aux États-Unis
 Chaetopappa elegans, un synonyme de Ionactis elegans, une espèce (Astereae) trouvée seulement au Nouveau Mexique aux États-Unis
 Chevreulia elegans, un synonyme de Chevreulia acuminata, une espèce (Gnaphalieae) trouvée en Amérique du Sud
 Chrysothamnus elegans, un synonyme de Chrysothamnus viscidiflorus subsp. lanceolatus, une espèce (Astereae) trouvée en Amérique du Nord
 Coreopsis elegans ou Calliopsis elegans, deux synonymes de Coreopsis tinctoria, une espèce (Coreopsideae) trouvée aux États-Unis
 Crassina elegans, un synonyme de Zinnia violacea, une espèce (Heliantheae) trouvée au Mexique

 Sous-famille Carduoideae
 Centaurea elegans, un synonyme de Centaurea cineraria, la centaurée cendrée ou centaurée cinéraire, une espèce (Cynareae) trouvée en Italie
 Cousinia elegans, un synonyme de Cousinia multiloba, une espèce (Cynareae) trouvée en Afghanistan

 Sous-famille Cichorioideae
 Cacalia elegans, un synonyme de Lessingianthus elegans, une espèce (Vernonieae) trouvée en Bolivie
 Crepis elegans, un synonyme de Askellia elegans, une espèce (Cichorieae) trouvée en Amérique du Nord

 Sous-famille Mutisioideae
 Chaetanthera elegans, une espèce (Mutisieae) trouvée au Chili
 Clarionea elegans, un synonyme de Perezia magellanica, une espèce (Nassauvieae) trouvée en Argentine et au Chili

 Famille Campanulaceae
 Campanula elegans, une espèce (Campanuloideae) 
 Clintonia elegans, un synonyme de Downingia elegans, une espèce (Lobelioideae) trouvée dans l'ouest de l'Amérique du Nord, de la Californie à la Colombie Britannique

Eudicotylédones, Astéridées, Ordre Lamiales 
 Caldenbachia elegans, un synonyme de Stenandrium pohlii, Caiapiá ou Carapiá en Portugais, une espèce (Acanthaceae) faisant partie de la végétation du Cerrado et du Pantanal au Brésil
 Callitriche elegans, un synonyme de Callitriche palustris, une espèce de plantes aquatiques (Plantaginaceae)
 Castilleja elegans, une espèce (Orobanchaceae) trouvée au Canada
 Chionanthus elegans, un synonyme de Chionanthus crassifolius, une espèce (Oleaceae) trouvée au Brésil
 Citharexylum elegans, un synonyme de Rhaphithamnus venustus, le Juan Bueno, une espèce (Verbenaceae) endémique de l'archipel Juan Fernandez, à l'ouest du Chili
 Clytostoma elegans, une espèce (Bignoniaceae)

 Famille Gesneriaceae
 Chirita elegans, un synonyme de Primulina swinglei, une espèce trouvée en Chine et au Vietnam
 Codonanthe elegans, une espèce trouvée au Bélize
 Columnea elegans, un synonyme de Columnea minor, une espèce trouvée en Équateur
 Cyrtandra elegans, une espèce trouvée en Indonésie et en Papouasie-Nouvelle Guinée

 Famille Lamiaceae
 Callicarpa elegans, une espèce trouvée aux Philippines
 Colquhounia elegans, une espèce trouvée en Asie
 Condea elegans, une espèce (Nepetoideae) trouvée en Amérique du Sud

Eudicotylédones, Asteridées, Ordre Gentianales 
 Famille Apocynaceae
 Capuronetta elegans, un synonyme de Tabernaemontana capuronii, une espèce (Rauvolfioideae) trouvée à Madagascar
 Centrostemma elegans ou Cyrtoceras elegans, deux synonymes de Hoya celebica, une espèce (Asclepiadoideae) trouvée en Indonésie
 Ceropegia elegans, une espècetrouvée en Inde et au Sri Lanka
 Conopharyngia elegans, un synonyme de Tabernaemontana elegans, une espèce (Rauvolfioideae) trouvée en Afrique de l'est
 Cryptolepis elegans, un synonyme de Cryptolepis sinensis, une espèce
 Cynanchum elegans, une espèce trouvée en Nouvelle Galle du Sud en Australie

 Famille Rubiaceae
 Cleisocratera elegans, un synonyme de Saprosma elegans, une espèce (Rubioidea) trouvée en Indonésie
 Condaminea elegans, une espèce trouvée au Pérou
 Coprosma elegans, une espèce trouvée en Nouvelle Guinée

Eudicotylédones, Asteridées, Ordre Solanales 
 Famille Solanaceae
 Calibrachoa elegans, une espèce trouvée dans le Minas Gerais au Brésil
 Cestrum elegans, une espèce (Cestroideae)

 Famille Convolvulaceae
 Convolvulus elegans, un synonyme de Bonamia elegans, une espèce trouvée au Myanmar
 Cuscuta elegans, un synonyme de Cuscuta babylonica var. elegans, une espèce trouvée en Irak et au Turkménistan

Eudicotylédones, Asteridées, Ordre Apiales 
 Famille Apiaceae
 Carum elegans, un synonyme de Bunium elegans, une espèce (Apioideae, Pyramidoptereae) trouvée en Syrie
 Chaerophyllum elegans, le cerfeuil élégant ou chérophylle élégant, une espèce (Apioideae, Scandiceae, Scandicinae) trouvée dans les Alpes en Suisse, France et Italie
 Cryptotaenia elegans, un synonyme de Daucus elegans, perejil de Monteverde en espagnol (traduction : Persil de Monteverde), une espèce (Apioideae, Oenantheae)  endémique des îles Canaries

Eudicotylédones, Asteridées, Ordre Ericales 
 Chrysophyllum elegans Raunk. ex Warm., un synonyme de Chrysophyllum flexuosum, une espèce (Sapotaceae) trouvée au Brésil
 Chrysophyllum elegans (Vink) Baehni, un synonyme de Pycnandra elegans, une espèce (Sapotaceae) trouvée en Nouvelle Calédonie
 Cleyera elegans, un synonyme de Freziera undulata, une espèce (Pentaphylacaceae) trouvée dans les Caraïbes
 Cyclamen elegans, une espèce (Primulaceae) trouvée dans les montagnes du Nord de l’Iran. C'est peut être une variété de Cyclamen coum

Eudicotylédones, Rosidées, Ordre Celastrales 
 †Celastrinites elegans, une espèce éteinte (Celastraceae) qui vivait à l’Éocène trouvée dans la formation de Florissant dans le Colorado, aux États-Unis

Eudicotylédones, Rosidées, Ordre Malvales 
 Famille Cistaceae
 Cistus elegans, un synonyme de Cistus salviifolius, une espèce trouvée en région méditerranéenne, dans le sud de l'Europe, dans l'ouest de l'Asie et en Afrique du Nord

 Famille Malvaceae
 Callianthe elegans, une espèce de plante (Malveae) trouvée au Brésil
 Cola elegans, une espèce (Sterculioideae) trouvée au Gabon
 Cristaria elegans, une espèce trouvée au Chili

Eudicotylédoness, Rosidées, Ordre Myrtales 
 Famille Myrtaceae
 Calyptranthes elegans, une espèce trouvée dans les Antilles
 Calyptromyrcia elegans, un synonyme de Myrcia guianensis, une espèce (Myrtoideae) trouvée en Amérique du Sud
 Carpolepis elegans, un synonyme de Metrosideros elegans, une espèce trouvée en Nouvelle Calédonie
 Caryophyllus elegans, un synonyme de Syzygium elegans, une espèce trouvée en Nouvelle Caledonie

 Famille Melastomataceae
 Carionia elegans, une espèce
 Clidemia elegans, un synonyme de Miconia crenata, le radié macaque, une espèce invasive originaire d'Amérique du Sud

 autres familles
 Clarkia elegans, un synonyme de Clarkia unguiculata, le clarkia élégant, une espèce (Onagraceae) trouvée en Californie
 Combretum elegans, un synonyme de Combretum rotundifolium, une espèce (Combretaceae) trouvée en Amérique du Sud
 Crypteronia elegans, une espèce (Crypteroniaceae) trouvée dans le Sarawak, en Malaisie
 Cuphea elegans, une espèce (Lythraceae) trouvée au Brésil

Eudicotylédones, Rosidées, Ordre Fabales 
 Famille Fabaceae
 Calliandra elegans, une espèce (Mimosoideae) trouvée au Brésil
 Callisemaea elegans, une espèce trouvée en Amérique Centrale
 Cassia elegans, un synonyme de Senna septemtrionalis, une espèce (Caesalpinioideae)
 Cavaraea elegans, un synonyme de Tamarindus indica, le tamarinier, une espèce d'arbres (Detarioideae) trouvée en Afrique tropicale
 Chamaefistula elegans, un synonyme de Senna obliqua, une espèce (Caesalpinioideae, Cassieae) trouvée au Pérou
 Chesneya elegans, une espèce (Faboideae) trouvée en Turquie
 Chorizema elegans, un synonyme de Chorizema varium, une espèce (Faboideae) trouvée en Australie
 Coronilla elegans, un synonyme de Securigera elegans, une espèce
 Crotalaria elegans, un synonyme de Crotalaria peduncularis, une espèce (Faboideae, Crotalarieae) trouvée en Inde
 Cryptosepalum elegans, une espèce (Caesalpinioideae) trouvée en Angola

Eudicotylédones, Rosidées, Ordre Fagales 
 Famille Casuarinaceae
 Casuarina elegans, un synonyme de Allocasuarina littoralis, une espèce trouvée en Australie

 Famille Juglandaceae
 †Carya elegans, une espèce éteinte datant de l'Éocène au Miocène trouvée au Kazakhstan, en Russie et en Ukraine

Eudicotylédones, Rosidées, Ordre Malpighiales 
 Famille Salicaceae
 Casearia elegans, un synonyme de Casearia bartlettii, une espèce trouvée au Bélize et au Guatemala

 Famille Euphorbiaceae
 Chamaesyce elegans, un synonyme de Euphorbia elegans, une espèce (Euphorbioideae)
 Claoxylon elegans, un synonyme de Claoxylon longifolium, une espèce (Acalyphoideae) trouvée en Assam, en Asie du Sud-Est, en Nouvelle Guinée et dans les îles Caroline
 Sous-famille Crotonoideae
 Codiaeum elegans, un synonyme de Codiaeum variegatum, une espèce (Codiaeae) trouvée en Indonésie, en Malaisie, en Australie et dans les îles de l'ouest de l'océan Pacifique
 Croton elegans, un synonyme de Croton ferrugineus, une espèce (Crotoneae) trouvée dans les Andes en Équateur

 Famille Calophyllaceae
 Calophyllum elegans, une espèce tropicale trouvée en Asie
 Clusiella elegans, une espèce trouvée en Colombie

Eudicotylédones, Rosidées, Ordre Brassicales 
 Capparis elegans (syn. Capparidastrum elegans), une espèce (Capparaceae) trouvée au Brésil
 Corynandra elegans, une espèce (Cleomaceae) trouvée en Inde

 Famille Brassicaceae (Crucifèrer)
 Capsella elegans, un synonyme de Capsella bursa-pastoris, une espèce trouvée en Europe de l'est et en Asie mineure mais naturalisée également dans le reste du monde
 Chorispora elegans ou Chorispermum elegans, deux synonymes de Chorispora sabulosa, une espèce trouvée en Chine et au Pakistan
 Clypeola elegans, une espèce trouvée en Turquie

Eudicotylédones, Rosidées, Ordre Rosales 
 Famille Rhamnaceae
 Ceanothus elegans, un synonyme de Ceanothus thyrsiflorus, une espèce trouvée en Californie, aux États-Unis

 Famille Rosaceae
 Chabertia elegans, une espèce
 Coluria elegans, un synonyme de Coluria longifolia, une espèce (Rosoideae) trouvée en Chine
 Cotoneaster elegans, une espèce (Amygdaloideae) trouvée en Chine
 Crataegus elegans, un synonyme de Crataegus monogyna, une espèce (Amygdaloideae) trouvée en Europe, dans le nord-ouest de l'Afrique et dans l'ouest de l'Asie

Eudicotylédones, Rosidées, Ordre Sapindales 
 Famille Burseraceae
 Canarium elegans, une espèce trouvée à Madagascar

 Famille Rutaceae
 Conchocarpus elegans (syn. Cusparia elegans), une espèce trouvée au Brésil

 Famille Sapindaceae
 Cardiospermum elegans, un synonyme de Cardiospermum grandiflorum, une espèce trouvée en Argentine et au Brésil
 Cupania elegans, un nom horticole (qui n'a jamais été publié de façon valide dans la littérature scientifique) pour une espèce (Sapindoideae)

Eudicotylédoness, Rosidées, Ordre Geraniales 
 Famille Geraniaceae
 Campylia elegans, un synonyme de Pelargonium elegans, une espèce trouvée enAfrique du Sud

 Famille Vivianiaceae
 Cissarobryon elegans, une espèce

Eudicotylédones, Rosidées, Ordre Vitales 
 Famille Vitaceae
 Cissus elegans, une espèce

Eudicotylédones, Rosidées, Ordre Cucurbitales 
 Famille Begoniaceae
 Casparya elegans, un synonyme de Begonia foliosa, une espèce trouvée en Colombie et au Venezuela

 Famille Cucurbitaceae
 Corallocarpus elegans, une espèce (Cucurbitoideae) trouvée en Afrique
 Cyclanthera elegans, un synonyme de Cyclanthera tenuisepala, une espèce trouvée au Costa Rica

Eudicotylédones, Ordre Ranunculales 
 Famille Menispermaceae
 Cocculus elegans, un synonyme de Cocculus orbiculatus, une espèce trouvée de l'est de l'Inde jusqu'à Java
 Cyclea elegans, une espèce trouvée à Sumatra, en Malaisie et à Bornéo

 Famille Papaveraceae
 Corydalis elegans (syn. Capnoides elegans), une espèce (Fumarioideae) trouvée en Inde, en Chine et dans l'ouest de l'Himalaya

 Famille Ranunculaceae
 Cheiropsis elegans, un synonyme de Clematis cirrhosa, la clématite de Noël, une espèce (Ranunculoideae) trouvée en Europe

Eudicotylédones, Order Caryophyllales 
 Calandrinia elegans, une espèce (Portulacaceae)
 Calligonum elegans, une espèce (Polygonaceae) trouvée en Ouzbékistan
 Cerastium elegans, un synonyme de Cerastium cerastoides, une espèce (Caryophyllaceae) trouvée dans les regions de montagne d'Europe
 Conophytum elegans, une espèce de plantes succulentes (Aizoaceae)

 Famille Cactaceae (Cactus)
 Cactus elegans Link, un synonyme de Disocactus phyllanthoides, une espèce (Cactoideae, Hylocereeae) trouvée en Amérique Centrale
 Cactus elegans (DC.) Kuntze, un synonyme de Mammillaria geminispina, une espèce (Cactoideae, Cacteae) trouvée au Mexique
 Cereus elegans, un synonyme de Echinopsis chiloensis, une espèce (Cactoideae, Trichocereeae) trouvée au Chili

Eudicotylédones, Ordre Santalales 
 Comandra elegans, un synonyme de Comandra umbellata, une espèce trouvée en Amérique du Nord et en région méditerranéenne

Eudicotylédones, Ordre Saxifragales 
 Famille Crassulaceae
 Crassula elegans, une espèce (Crassuloideae) trouvée dans le sud de l'Afrique
 Cotyledon elegans, un synonyme de Echeveria harmsii, une espèce (Sempervivoideae, Sedeae) trouvée au Mexique

Ordre Laurales 
 Famille Lauraceae
 Cinnamomum elegans, une espèce trouvée à Samoa
 Cryptocarya elegans, une espèce

Plantes à fleur, Monocotylédones

Commelinidae, Ordre Arecales 
 Famille Arecaceae (Palmiers)
 Sous-famille Arecoideae
 Calyptrocalyx elegans, une espèce (Areceae, Laccospadicinae) trouvée en Nouvelle-Guinée
 Chamaedorea elegans (syn. Collinia elegans), une espèce (Hyophorbeae) trouvée dans les forêts pluviales du sud du Mexique et du Guatemala
 Cyphophoenix elegans, une espèce (Areceae, Basseliniinae) trouvée en Nouvelle Calédonie
 Cyrtostachys elegans, une espèce (Areceae) trouvée en Nouvelle-Guinée

 Sous-famille Calamoideae
 Calamus elegans, une espèce (Calameae) trouvée sur la péninsule malaise

 Sous-famille Coryphoideae
 Caryota elegans, une espèce (Caryoteae)
 Chamaerops elegans, un synonyme de Chamaerops humilis var. humilis, une sous-espèce (Trachycarpeae) originaire des régions bordant la mer Méditerranée occidentale
 Coccothrinax elegans, une espèce (Cryosophileae) trouvée à Cuba

 Famille Dasypogonaceae
 Calectasia elegans, une espèce trouvée en Australie

Commelinidae, Ordre Poales 
 Famille Cyperaceae
 Carex elegans, un synonyme de Carex limosa, une espèce trouvée en Amérique du Nord et en Eurasie
 Cyperus elegans, une espèce trouvée en Amérique Centrale et Amérique du Sud

 Famille Eriocaulaceae
 Comanthera elegans, une espèce trouvée dans le Minas Gerais, au Brésil

 Famille Poaceae (Bambous et herbes)
 Sous-famille Chloridoideae
 Calotheria elegans, un synonyme de Enneapogon elegans, une espèce (Eragrostideae) trouvée en Birmanie et dans le Tamil Nadu, en Inde
 Chloris elegans, un synonyme de Chloris virgata, une espèce trouvée en les parties les plus chaudes des régions tempérées, en régions subtropicales et tropicales du monde
 Ctenium elegans (syn. Campulosus elegans), une espèce trouvée du Sénégal au Soudan

 Sous-famille Panicoideae
 Callichloea elegans, un synonyme de Elionurus elegans, une espèce (Andropogoneae) trouvée au Nigéria et au Sénégal
 Cenchrus elegans, une espèce (Paniceae) trouvée en Malaisie
 Ceresia elegans, un synonyme de Paspalum ceresia, une espèce trouvée en Amérique du Sud
 Cymbopogon elegans, une espèce

 Sous-famille Pooideae
 Calamagrostis elegans, un synonyme de Calamagrostis eminens, une espèce (Poeae, Agrostidinae) trouvée en Amérique du Sud
 Calotheca elegans ou Chascolytrum elegans, deux synonymes de Chascolytrum brizoides, une espèce (Poeae, Brizinae) trouvée à Buenos Aires, Uruguay, Rio Grande do Sul et Biobio
 Cynosurus elegans (syn. Chrysurus elegans), une espèce (Poeae, Cynosurinae) trouvée dans le sud de l'Europe, en Afrique du Nord, au Moyen Orient et au Turkménistan

 Sous-famille Bambusoideae (Bambous)
 Chusquea elegans, une espèce (Bambuseae) trouvée au Paraná, au Brésil

Commelinidae, Ordre Commelinales 
 Famille Commelinaceae
 Callisia elegans, un synonyme de Callisia gentlei var. elegans, une sous-espèce (Commelinoideae) trouvée à Oaxaca, Chiapas, au Guatemala et au Honduras
 Commelina elegans, un synonyme de Commelina erecta, une espèce trouvée en Amerique, en Afrique et dans l'ouest de l'Asi'

Commelinidae, Ordre Zingiberales 
 Calathea elegans, une espèce (Marantaceae) trouvée en Colombie et au Panama
 Canna elegans, un synonyme de Canna glauca, une espèce (Cannaceae) trouvée en Amérique tropicale
 Costus elegans, un synonyme de Costus malortieanus, une espèce (Costaceae) trouvée au Costa Rica, au Nicaragua et au Honduras

Ordre Asparagales 
 Famille Amaryllidaceae
 Crinum elegans, un synonyme de Crinum lorifolium, une espèce (Amaryllidoideae) trouvée en Inde et au Myanmar

 Famille Asparagaceae
 Caloscilla elegans, un synonyme de Scilla peruviana, une espèce (Scilloideae) trouvée dans l'ouest de la région  méditerranéenne en Europe et en Afrique du Nord

 Famille Iridaceae
 Crocus elegans, une espèce (Crocoideae) trouvée en Turquie
 Cypella elegans, une espèce trouvée en Argentine

 Famille Orchidaceae (Orchidées)
 Sous-famille Cypripedioideae
 Cypripedium elegans (syn. Coelogyne elegans), une espèce trouvée au Népal et en Chine

 Sous-famille Epidendroideae
 Cattleya elegans, un synonyme de Cattleya × elegans, un hybride (Epidendreae, Laeliinae) trouvée au Brésil
 Cestichis elegans, un synonyme de Liparis elegans, une espèce (Malaxideae) trouvée en Asie du Sud Est (Indonésie, Papouasie-Nouvelle Guinée)
 Cirrhopetalum elegans, une espèce (Dendrobieae, Bulbophyllinae) trouvée en Malaisie
 Cleisostoma elegans, un synonyme de Cleisostoma williamsonii, une espèce (Vandeae, Aeridinae) trouvée en Asie
 Crocodeilanthe elegans, un synonyme de Stelis roseopunctata, une espèce (Epidendreae, Pleurothallidinae) trouvée en Colombie
 Cymbidium elegans (syn. Cyperorchis elegans), une espèce (Cymbidieae, Cymbidiinae) trouvée dans le sud ouest de la Chine
 Crepidium elegans, une espèce (Malaxideae) trouvée en Malaisie
 Cyrtopera elegans, un synonyme d’Eulophia elegans, une espèce (Cymbidieae, Eulophiinae) trouvée en Tanzanie et au Malawi
 Cyrtopodium elegans, un synonyme de Tetramicra canaliculata, une espèce (Epidendreae, Laeliinae) trouvée en Floride, à Hispaniola, à Puerto Rico, à Trinidad et dans les Antilles
 Cephalanthera elegans, un synonyme de Cephalanthera longifolia, une espèce trouvée en Asie et en Europe

 Sous-famille Orchidoideae
 Caladenia elegans (syn. Calonema elegans ou Calonemorchis elegans), une espèce (Diuridae) trouvée en Australie-Occidentale
 Chloraea elegans, une espèce (Cranichideae, Chloraeinae) trouvée en Argentine
 Cyclopogon elegans, une espèce (Cranichideae, Spiranthinae) trouvée au Brésil et en Argentine
 Cynorkis elegans, une espèce (Orchideae, Orchidinae) trouvée à Madagascar

Ordre Liliales 
 Famille Liliaceae
 Calochortus elegans (syn. Cyclobothra elegans (Pursh) Benth.), une espèce trouvée dans l'ouest des États-Unis de la Californie au Montana
 Cyclobothra elegans Torr., un synonyme de Calochortus coeruleus, une espèce trouvée en Californie, aux États-Unis

Ordre Pandanales 
 Famille Cyclanthaceae
 Carludovica elegans, une espèce trouvée au Pérou

Plantes vasculaires, Division Pteridophyta (Fougères), Classe Polypodiopsida

Ordre Hymenophyllales 
 Cephalomanes elegans, un synonyme de Trichomanes elegans, une espèce (Hymenophyllaceae) trouvée en Amérique tropicale

Ordre Polypodiales 
 Callipteris elegans, une espèce (Athyriaceae) trouvée en Asie
 Cheilanthes elegans, un synonyme de Cheilanthes myriophylla, une espèce (Pteridaceae) trouvée en Argentine
 Colysis elegans, une espèce (Polypodiaceae) trouvée en Chine

Plantes vasculaires, Division Pteridophyta (Fougères), Classe Pteridopsida

Ordre Cyatheales 
 Cyathea elegans, un synonyme de Cyathea grevilleana, une espèce (Cyatheaceae) trouvée en Jamaïque

Plantes vasculaires, Division Pinophyta (Conifères)

Classe Pinopsida, Ordre Pinales 
 Famille Cupressaceae
  †Cunninghamites elegans (syn. Cunninghamia elegans), une espèce éteinte qui vivait au Crétacé supérieur en Europe
 Callitris elegans, une espèce (Callitroideae) trouvée en Australie

 Famille Pinaceae
 Cedrus elegans, un synonyme de Cedrus libani, le Cèdre du Liban, une espèce trouvée dans les montagnes de l'est du bassin méditerranéen

 Famille †Cheirolepidiaceae
 †Cupressinocladus elegans, une espèce éteinte qui vivait au Crétacé en Chine

Plantes, en attente de classification 
  †Circulisporites elegans, une espèce éteinte connue à partir de spores trouvées en Chine dans des terrains datant du Néoprotérozoïque au Cambrien

Eucaryotes, Clade Harosa (ou super-groupe SAR)

Division Rhizaria (Rhizaires)

Embranchement Retaria

Sous-embranchement Foraminifera (foraminifères) 
 Climacammina elegans (Moeller), une espèce

Foraminifères, Classe Globothalamea

Ordre Rotaliida 
 Cassidulina elegans, un synonyme de Globocassidulina elegans, une espèce marine (Cassidulinidae) trouvée dans les zones économiques exclusives du Japon et de la Nouvelle Zélande
 †Cibicides elegans, une espèce éteinte (Cibicididae) qui vivait à l'ère Tertiaire en République dominicaine
 Cibusoides elegans, une espèce (Heterolepidae) trouvée dans l'océan Pacifique
 †Cyclammina elegans, une espèce éteinte (Cyclamminidae) qui vivait au Crétacé à la Trinidad et en Nouvelle Zélande

Sous-classe Textulariia, Ordre Loftusiida 
 †Cuneolina elegans, une espèce éteinte (†Cuneolinidae) qui vivait au Paléogène en Autriche

Sous-classe Textulariia, Ordre Textulariida 
 †Clavulina elegans, un synonyme de †Arenodosaria antipodum, une espèce éteinte (Eggerellidae) qui vivait au Miocène en Nouvelle Zélande

Foraminifères, Classe Nodosariata

Ordre Nodosariida 
 †Cristellaria (Cristellaire) elegans d'Orbigny, 1826, une espèce éteinte (Lagenidae)
 †Cristellaria elegans Karsten, 1849, une espèce éteinte (Lagenidae)

Ordre Vaginulinida 
 †Cristellaria elegans Hantken, 1875, un synonyme de †Vaginulinopsis elegans, une espèce éteinte (Vaginulinidae)

Sous-embranchement Radiolaria (Radiolaires), Classe Polycystina

Ordre Nassellaria 
 Clathrocyclas elegans, une espèce (Theoperidae)
 †Cornutanna elegans, une espèce éteinte qui vivait au Miocène en Italie

Ordre Spumellaria 
 †Cana elegans, une espèce éteinte (†Pantanelliidae) qui vivait au Crétacé au nord de la Turquie
 †Cenellipsis elegans, une espèce (incertae sedis) qui vivait au Paléocène à l'ouest du Kouban, en Russie
 Cromyatractus elegans, une espèce (incertae sedis) trouvée dans le nord-ouest de l'océan Pacifique

Rhizaires, Embranchement Cercozoa

Classe Granofilosea

Ordre Desmothoracida 
 Clathrulina elegans, une espèce (Clathrulinidae) trouvée en eau douce

Classe Phaeodaria

Ordre Phaeogromia ou Phaeocalpida 
 Castanidium elegans, une espèce (Castanellidae) trouvée dans la mer des Sargasses et autour des îles Canaries

Division Alveolata (Alvéolés)

Embranchement Ciliophora (Ciliés)

Classe Oligohymenophorea

Ordre Apostomatida 
 Chromidina elegans, une espèce (Opalinopsidae) parasite de la seiche Sepia elegans décrite à Naples, en Italie

Ordre Philasterida 
 Cryptochilum elegans, un synonyme de Uronema elegans, une espèce marine (Uronematidae) avec une distribution cosmopolite

Ordre Sessilida 
 Cothurnia elegans, une espèce (Vaginicolidae) trouvée en Australie

Classe Phyllopharyngea

Ordre Exogemmida 
 Cavichona elegans, une espèce (Spirochonidae)

Embranchement Dinoflagellata (Dinoflagellés)

Classe Dinophyceae

Ordre Peridiniales 
 Centrodinium elegans , un synonyme de Oxytoxum elegans, une espèce (Oxytoxaceae) trouvée dans le Golfe du Mexique, au large du Liban et dans le nord de l'océan Atlantique
 Corythodinium elegans, une espèce (Oxytoxaceae) avec une distribution mondiale

Ordre Gonyaulacales 
 Ceratium elegans Schröder, 1906, un synonyme de Tripos elegans, une espèce (Ceratiaceae)
 †Clathroctenocystis elegans, une espèce éteinte (Microdiniaceae) qui vivait au Crétacé en Alaska, aux États-Unis
 †Cleistosphaeridium elegans, un synonyme de †Impletosphaeridium elegans, une espèce éteinte (incertae sedis) qui vivait au début de l'ère Tertiaire

Classe Noctiluciphyceae

Ordre Noctilucales 
 Cymbodinium elegans, une espèce marine (Kofoidiniaceae)

Division Stramenopiles (ou Heterokonta - Hétérocontes)

Embranchement Ochrophyta

Classe Xanthophyceae

Ordre Mischococcales 
 Characiopsis elegans, une espèce (Characiopsidaceae) trouvée en eau douce dans l'Arkansas, en Amérique du Nord, et au Brésil, en Amérique du Sud

Classe Chrysophyceae

Ordre Chromulinales 
 Chromulina elegans, une espèce (Chromulinaceae) trouvée en eau douce en Europe, en Amérique du Sud et en Asie
 Chrysococcus elegans (syn. Chrysococcocystis elegans), une espèce (Dinobryaceae) trouvée en eau douce en Amérique du Nord

Classe Bacillariophyceae (Diatomées)

Sous-classe Coscinodiscophyceae, Ordre Chaetocerotales 
 Chaetoceros elegans, une espèce (Chaetocerotaceae) trouvée à Taïwan

Sous-classe Bacillariophycidae, Ordre Achnanthales 
 Cocconeis elegans, une espèce (Cocconeidaceae) trouvée en Sicile, en Italie

Ordre Cymbellales 
 Cymbella elegans, une espèce (Cymbellaceae)

Ordre Surirellales 
 Campylodiscus elegans, une espèce (Surirellaceae)

Sous-classe Fragilariophyceae, Ordre Climacospheniales 
 Climacosphenia elegans, une espèce marine (Climacospheniaceae)

Ordre Incertae sedis 
 †Cladogramma elegans, une espèce éteinte décrite lors du voyage scientifique du HMS Challenger
 Cladomphalus elegans, une espèce trouvée en Californie, aux États-Unis
 †Corinna elegans, une espèce éteinte qui vivait au Crétacé au Canada
 †Cosmiodiscus elegans, une espèce éteinte
 †Craspedoporus elegans, une espèce éteinte marine trouvée à Oamaru, Otago, en Nouvelle Zélande

Classe Coscinodiscophyceae

Ordre Coscinodiscales 
 Famille Coscinodiscaceae
 Coscinodiscus elegans, une espèce trouvée dans le golfe du Mexique
 Craspedodiscus elegans, une espèce

Classe Phaeophyceae (algues brunes)

Sous-classe Fucophycidae, Ordre Fucales 
 Famille Sargassaceae
 Cystoseira elegans, un synonyme de Treptacantha elegans, une espèce trouvée entre les côtes de la mer Méditerranée et les îles Canaries

Eucaryotes, Clade Hacrobia (Hacrobies)

Embranchement Haptophyta (Haptophytes)

Classe Prymnesiophyceae

Ordre Prymnesiales 
 Chrysochromulina elegans, une espèce (Prymnesiaceae) trouvée en mer Baltique en Europe et au Brésil en Amérique du Sud

Embranchement Cryptophyta (Cryptophytes)

Classe Cryptophyceae

Ordre Pyrenomonadales 
 Chroomonas elegans, une espèce (Chroomonadaceae) trouvée dans le Lac Neusiedl, à la frontère entre l'Autriche et la Hongrie

Ordre Cryptomonadales 
 Cryptaulax elegans, une espèce (Cryptomonadaceae) trouvée dans des sédiments marins tropicaux

Eucaryotes incertae sedis, non classés Acritarcha (Acritarches) 
  †Cheleutochroa elegans, une espèce éteinte qui vivait lors de l'Ordovicien en Estonie et Lithuanie
  †Coryphidium elegans, une espèce éteinte qui vivait lors du Trémadocien, l'âge le plus ancien de l'Ordovicien, au  Maroc

(Prokaryota ou Procaryotes) Règne Bacteria (Bactéries)

Division Cyanobacteria (Cyanobactéries ou algues bleues)

Ordre Synechococcales 
 Cyanonephron elegans, une espèce d'eau douce (Synechococcaceae) trouvée aux Pays-Bas, en Russie et en Australie

Domaine incertae sedis 
 †Clonophycus elegans, une espèce d'algues fossiles datant du milieu de l'ère Protérozoïque et trouvée dans la formation de Barney Creek en Australie

Noms des espèces classés par ordre alphabétique 
 
 Cacalia elegans
 Cacia elegans
 Cacogamia elegans
 Cacopsylla elegans
 Cacozelia elegans
 Cactus elegans
 Cacyparis elegans
 Caecilius elegans
 Caecum elegans
 Caelatura elegans
 Caelopygus elegans
 Caelostomus elegans
 Caeoma elegans
 Caeomurus elegans
 Caenorhabditis elegans
 Caenoteleia elegans
 Caenotherium elegans
 Caenura elegans
 Caestocorbula elegans
 Cainotherium elegans
 Caladenia elegans
 Calamagrostis elegans
 Calamaria elegans
 Calamophylliopsis elegans
 Calamus elegans
 Calandra elegans
 Calandrinia elegans
 Calanus elegans
 Calaphidius elegans
 Calathea elegans
 Calcarisporium elegans
 Calceolispongia elegans
 Calceostoma elegans
 Calcinus elegans
 Caldenbachia elegans
 Calea elegans
 Calectasia elegans
 Caledonomorpha elegans
 Caledothele elegans
 Calephorus elegans
 Caliapora elegans
 Calibrachoa elegans
 Caligulus elegans
 Caligus elegans
 Caliris elegans
 Callhistia elegans
 Callianassa elegans
 Calliandra elegans
 Callianthe elegans
 Calliaster elegans
 Callibracon elegans
 Callicarpa elegans
 Callicella elegans
 Callichloea elegans
 Callichroma elegans
 Callidemum elegans
 Calliderma elegans
 Callidina elegans
 Callienispia elegans
 Calligonum elegans
 Calligrapha elegans
 Callimormus elegans
 Calliomphalus elegans
 Callinethis elegans
 Callionima elegans
 Callionymus elegans
 Calliopsis elegans
 Calliostoma elegans
 Callipepla elegans
 Calliprason elegans
 Callipteris elegans
 Callipterus elegans
 Calliscelio elegans
 Callisemaea elegans
 Callisia elegans
 Callispa elegans
 Callista elegans
 Callisthenes elegans
 Callistocythere elegans
 Callistola elegans
 Callistomimus elegans
 Callistrophia elegans
 Calliteara elegans
 Callithamnion elegans
 Callitriche elegans
 Callitris elegans
 Callizonus elegans
 Callocardia elegans
 Callocladia elegans
 Callocossus elegans
 Callogorgia elegans
 Callograptus elegans
 Callomyia elegans
 Callonema elegans
 Callopisma elegans
 Callotillus elegans
 Callyspongia elegans
 Calocalanus elegans
 Calocheiridius elegans
 Calochortus elegans
 Calocitta elegans
 Calocladia elegans
 Calodromas elegans
 Calofulcinia elegans
 Calogoniodiscus elegans
 Calohilara elegans
 Calolampra elegans
 Calonema elegans
 Calonemorchis elegans
 Calopezus elegans
 Calophyllum elegans
 Callopisma elegans
 Caloplaca elegans
 Calopotosia elegans
 Calopteryx elegans
 Caloria elegans
 Caloscilla elegans
 Calosoma elegans
 Calospeira elegans
 Calosphaera elegans
 Caloteleia elegans
 Calotheca elegans
 Calotheria elegans
 Calostelma elegans
 Calycadenia elegans
 Calyptoproctus elegans
 Calyptranthes elegans
 Calyptrocalyx elegans
 Calyptromyrcia elegans
 Camallanus elegans
 Camarotoechia elegans
 Cambraster elegans
 Cambridgea elegans
 Camillina elegans
 Campanula elegans
 Campanulotes elegans
 Camphotherium elegans
 Campodorus elegans
 Camponotus elegans
 Campoplex elegans
 Campsotrichum elegans
 Campterophlebia elegans
 Campulosus elegans
 Campylia elegans
 Campylodiscus elegans
 Campyloneurus elegans
 Cana elegans
 Canalisporium elegans
 Canarium elegans
 Cancellaria elegans
 Cancelloceras elegans
 Cancricepon elegans
 Candelabrella elegans
 Candona elegans
 Canna elegans
 Cantharellus elegans
 Cantharus elegans
 Canthon elegans
 Capnodium elegans
 Capnoides elegans
 Capparidastrum elegans
 Capparis elegans
 Capraella elegans
 Caprellinoides elegans
 Capromys elegans
 Capsella elegans
 Capsodes elegans
 Capula elegans
 Capulus elegans
 Capuronetta elegans
 Caputoraptor elegans
 Carabus elegans
 Carbasea elegans
 Carbonicola elegans
 Carcharias elegans
 Cardiacephala elegans
 Cardiaphyllum elegans
 Cardiastethus elegans
 Cardiocondyla elegans
 Cardioglossa elegans
 Cardiophorus elegans
 Cardiorhinus elegans
 Cardiospermum elegans
 Cardiosyne elegans
 Cardita elegans
 Carduelis elegans
 Carenum elegans
 Carex elegans
 Carinostoma elegans
 Carinthiaphyllum elegans
 Carionia elegans
 Carludovica elegans
 Carocolla elegans
 Caromyxa elegans
 Carphurus elegans
 Carpolepis elegans
 Carteriospongia elegans
 Cartodere elegans
 Carum elegans
 Carvalhodrymus elegans
 Carya elegans
 Caryanda elegans
 Caryomyxa elegans
 Caryophyllus elegans
 Caryota elegans
 Casearia elegans
 Casparya elegans
 Casphalia elegans
 Cassia elegans
 Cassidulina elegans
 Castanidium elegans
 Castalia elegans
 Castilleja elegans
 Casuarina elegans
 Catalabus elegans
 Catalebeda elegans
 Catalina elegans
 Catantops elegans
 Catapaecilma elegans
 Catapoecilma elegans
 Catascopus elegans
 Catella elegans
 Catenicella elegans
 Catenipora elegans
 Catenospegazzinia elegans
 Catharesthes elegans
 Catopygus elegans
 Cattleya elegans
 Caucasorhynchia elegans
 Caulophacus elegans
 Caulospongia elegans
 Caupolicana elegans
 Cautires elegans
 Cavaraea elegans
 Cavernularia elegans
 Cavichona elegans
 Cavilucina elegans
 Cayluxotherium elegans
 Ceanothus elegans
 Ceccaisculitoides elegans
 Cecidocharella elegans
 Cecidomyia elegans
 Cedrus elegans
 Celastrinites elegans
 Celeus elegans
 Cenchrus elegans
 Cenellipsis elegans
 Cenomyce elegans
 Centaurea elegans
 Centridermichthys elegans
 Centrinaspis elegans
 Centris elegans
 Centrobolus elegans
 Centrocardita elegans
 Centrocerum elegans
 Centrodinium elegans
 Centropages elegans
 Centrophthalmus elegans
 Centropyxiella elegans
 Centrostemma elegans
 Centruroides elegans
 Centrurus elegans
 Cephalanthera elegans
 Cephalaspis elegans
 Cephalochetus elegans
 Cephalodella elegans
 Cephalodiplosporium elegans
 Cephalomanes elegans
 Cephaloplatus elegans
 Cephalosporium elegans
 Cephalostenus elegans
 Cephalota elegans
 Cephalozia elegans
 Cephaloziella elegans
 Cepon elegans
 Cerachalcis elegans
 Ceraeochrysa elegans
 Ceramanus elegans
 Cerambix elegans
 Cerambyx elegans
 Ceramium elegans
 Cerapachys elegans
 Ceraspis elegans
 Cerastium elegans
 Ceratites elegans
 Ceratium elegans
 Ceratodus elegans
 Ceratomyxa elegans
 Ceratopodium elegans
 Ceratosporella elegans
 Cercaria elegans
 Cerceris elegans
 Cercinthus elegans
 Cerdistus elegans
 Cereatta elegans
 Ceresia elegans
 Cereus elegans
 Cerithiopsida elegans
 Cerithiopsis elegans
 Cerithium elegans
 Cerodrillia elegans
 Cerobates elegans
 Cerocephala elegans
 Ceropales elegans
 Ceropegia elegans
 Ceroplesis elegans
 Cesonia elegans
 Cestichis elegans
 Cestrotus elegans
 Cestrum elegans
 Cethegus elegans
 Cetoconcha elegans
 Cetonia elegans
 Ceuthophilus elegans
 Ceutorhynchus elegans
 Chabertia elegans
 Chaenon elegans
 Chaerocampa elegans
 Chaerodrys elegans
 Chaerophyllum elegans
 Chaetanthera elegans
 Chaetoceros elegans
 Chaetocladium elegans
 Chaetocypha elegans
 Chaetoderma elegans
 Chaetomitrium elegans
 Chaetonotus elegans
 Chaetopappa elegans
 Chaetophora elegans
 Chaetosphaeria elegans
 Chaetospila elegans
 Chaetostylum elegans
 Chaetothyriothecium elegans
 Chalara elegans
 Chalarostylis elegans
 Chalcogenia elegans
 Chalcoscirtus elegans
 Chalcosyrphus elegans
 Chalinissa elegans
 Chalinodendron elegans
 Chalinopsilla elegans
 Chama elegans
 Chamaedorea elegans
 Chamaerops elegans
 Chamaefistula elegans
 Chamaemyia elegans
 Chamaesyce elegans
 Championa elegans
 Chandleria elegans
 Chapra elegans
 Chara elegans
 Characiopsis elegans
 Characodoma elegans
 Charadrius elegans
 Chariaster elegans
 Chariessa elegans
 Chariesthes elegans
 Chascolytrum elegans
 Chatterjeea elegans
 Cheilanthes elegans
 Cheiloneurus elegans
 Cheilosporum elegans
 Cheilotomona elegans
 Cheiracanthium elegans
 Cheiromoniliophora elegans
 Cheiropsis elegans
 Chelidonura elegans
 Chelifer elegans
 Cheleutochroa elegans
 Chelisia elegans
 Chelisoches elegans
 Chelonodema elegans
 Chelonus elegans
 Chenopus elegans
 Chersine elegans
 Chersotis elegans
 Chesneya elegans
 Chevreulia elegans
 Chilenchus elegans
 Chilina elegans
 Chiliospora elegans
 Chiloneus elegans
 Chilonevrus elegans
 Chionanthus elegans
 Chiridota elegans
 Chirita elegans
 Chirodota elegans
 Chironomus elegans
 Chirostenotes elegans
 Chitaura elegans
 Chiton elegans
 Chitonomyces elegans
 Chlaenius elegans
 Chlamydobotrys elegans
 Chlamydomonas elegans
 Chlamydotheca elegans
 Chloraea elegans
 Chlorima elegans
 Chloris elegans
 Chlorizeina elegans
 Chlorogonium elegans
 Chlorolestes elegans
 Chloromastax elegans
 Chloropsina elegans
 Chlorosarcina elegans
 Chlorostilbon elegans
 Choanocotyle elegans
 Choeridium elegans
 Choetospila elegans
 Choilodon elegans
 Chomatodus elegans
 Chondracanthus elegans
 Chondria elegans
 Chonetes elegans
 Choniognathus elegans
 Chorisastrea elegans
 Chorispermum elegans
 Chorispora elegans
 Choristes elegans
 Chorizema elegans
 Chorizocarpa elegans
 Choroterpes elegans
 Chorthippus elegans
 Chortoicetes elegans
 Chromatopterum elegans
 Chromidina elegans
 Chromodoris elegans
 Chromulina elegans
 Chronogaster elegans
 Chroomonas elegans
 Chrysallida elegans
 Chrysemys elegans
 Chrysis elegans
 Chrysochloris elegans
 Chrysochroa elegans
 Chrysochromulina elegans
 Chrysococcocystis elegans
 Chrysococcus elegans
 Chrysodina elegans
 Chrysogaster elegans
 Chrysogorgia elegans
 Chrysolampus elegans
 Chrysoliocola elegans
 Chrysomela elegans
 Chrysopa elegans
 Chrysopetalum elegans
 Chrysophyllum elegans
 Chrysophyllum elegans
 Chrysopidia elegans
 Chrysopilus elegans
 Chrysopophagus elegans
 Chrysopophthorus elegans
 Chrysothamnus elegans
 Chrysotoxum elegans
 Chrysotus elegans
 Chrysso elegans
 Cristatithorax elegans
 Chrysurus elegans
 Chunula elegans
 Chusquea elegans
 Chyliza elegans
 Chytonix elegans
 Chytridium elegans
 Chytriomyces elegans
 Cibicides elegans
 Cibusoides elegans
 Cicerina elegans
 Cicerocrinus elegans
 Cicindela elegans
 Cidaris elegans
 Cidarites elegans
 Cimex elegans
 Cimmerites elegans
 Cinara elegans
 Cinctipora elegans
 Cingula elegans
 Cinnamomum elegans
 Circobotys elegans
 Circulisporites elegans
 Cirrhopetalum elegans
 Cissarobryon elegans
 Cissus elegans
 Cistodites elegans
 Cistothorus elegans
 Cistus elegans
 Citellus elegans
 Citharexylum elegans
 Cladobotryum elegans
 Cladochalina elegans
 Cladochytrium elegans
 Cladoderris elegans
 Cladodus elegans
 Cladognathus elegans
 Cladogramma elegans
 Cladomphalus elegans
 Cladophora elegans
 Cladoselache elegans
 Cladospongia elegans
 Cladosporium elegans
 Clanoptilus elegans
 Claoxylon elegans
 Clarionea elegans
 Clarkia elegans
 Clarkometra elegans
 Clathria elegans
 Clathrissa elegans
 Clathroctenocystis elegans
 Clathrocyclas elegans
 Clathropteris elegans
 Clathrulina elegans
 Clathurella elegans
 Claudea elegans
 Clausilia elegans
 Clausotrypa elegans
 Clavagella elegans
 Clavaria elegans
 Clavelina elegans
 Clavulina elegans
 Cleiothyridina elegans
 Cleisocratera elegans
 Cleisostoma elegans
 Cleistosphaeridium elegans
 Cleistostoma elegans
 Clema elegans
 Clemmys elegans
 Cleonymus elegans
 Cleopus elegans
 Cleora elegans
 Cleptes elegans
 Clerus elegans
 Cleviceras elegans
 Cleyera elegans
 Clianella elegans
 Clidemia elegans
 Climacosphenia elegans
 Clinocephalus elegans
 Clintonia elegans
 Clinus elegans
 Clithon elegans
 Clitocybe elegans
 Clivina elegans
 Cloacina elegans
 Clonia elegans
 Clonophycus elegans
 Clossiana elegans
 Closterocoris elegans
 Closterium elegans
 Clusiella elegans
 Clypeola elegans
 Clytiopsis elegans
 Clytostoma elegans
 Clytus elegans
 Cneorane elegans
 Cnephalocotes elegans
 Cnesinus elegans
 Cobalopsis elegans
 Cobitis elegans
 Coccocarpia elegans
 Cocconeis elegans
 Coccothrinax elegans
 Cocculus elegans
 Cochlespira elegans
 Cochlostoma elegans
 Cochylimorpha elegans
 Codiaeum elegans
 Codonanthe elegans
 Codonosiga elegans
 Codonosmilia elegans
 Coelacanthus elegans
 Coelinidea elegans
 Coelinius elegans
 Coelogyne elegans
 Coelomomyces elegans
 Coelopleurus elegans
 Coeloria elegans
 Coeomurus elegans
 Coenites elegans
 Coenocalpe elegans
 Coenocharopa elegans
 Coenosia elegans
 Coenura elegans
 Cola elegans
 Colaconema elegans
 Colaptes elegans
 Colaspis elegans
 Colaspoides elegans
 Coleonyx elegans
 Coleophora elegans
 Coleoxestia elegans
 Collaria elegans
 Collemopsidium elegans
 Colletes elegans
 Collinia elegans
 Colliuris elegans
 Collocheres elegans
 Collybia elegans
 Collyris elegans
 Colobaspis elegans
 Cololejeunea elegans
 Colopalpus elegans
 Colpocraspeda elegans
 Colpodes elegans
 Colpophyllia elegans
 Colposcelis elegans
 Colposcenia elegans
 Colpostigma elegans
 Colquhounia elegans
 Coluber elegans
 Columba elegans
 Columbella elegans
 Columbinia elegans
 Columnea elegans
 Coluria elegans
 Colus elegans
 Colymbetes elegans
 Colysis elegans
 Comandra elegans
 Comanthera elegans
 Comatricha elegans
 Combretum elegans
 Comitas elegans
 Commelina elegans
 Commius elegans
 Comophyllia elegans
 Comphotherium elegans
 Compsocerocoris elegans
 Compsoctenus elegans
 Compsocus elegans
 Compsopsectra elegans
 Compsoscorpius elegans
 Compsus elegans
 Comptonia elegans
 Conasprella elegans
 Conchocarpus elegans
 Conchoecia elegans
 Condaminea elegans
 Condea elegans
 Conehoecia elegans
 Conferva elegans
 Congestheriella elegans
 Coniatus elegans
 Coniocarpon elegans
 Coniophora elegans
 Conioscinella elegans
 Conistra elegans
 Conjugata elegans
 Conocardium? elegans
 Conocephalites elegans
 Conochitina elegans
 Conocybe elegans
 Conoderus elegans
 Conomyrma elegans
 Conopharyngia elegans
 Conophytum elegans
 Conops elegans
 Conosmilia elegans
 Conotrachelus elegans
 Conradella elegans
 Consobrinomia elegans
 Constantia elegans
 Conus elegans
 Convoluta elegans
 Convolvulus elegans
 Coprosma elegans
 Coptaspis elegans
 Coptoclavella elegans
 Coptocycla elegans
 Coptodryas elegans
 Coptomia elegans
 Coptorhynchus elegans
 Coptosoma elegans
 Corallina elegans
 Corallocarpus elegans
 Corallomyces elegans
 Corallomycetella elegans
 Coranus elegans
 Corbicula elegans
 Corbis elegans
 Corbitella elegans
 Corbula elegans
 Corbulamella elegans
 Cordulecerus elegans
 Cordylocera elegans
 Cordylomera elegans
 Coregonus elegans
 Coreopsis elegans
 Coreopsomela elegans
 Corephorus elegans
 Corethromyces elegans
 Corethropsis elegans
 Coreus elegans
 Corinna elegans
 Corixa elegans
 Cormocephalus elegans
 Cornufer elegans
 Cornularia elegans
 Cornutanna elegans
 Coronella elegans
 Coronilla elegans
 Coronium elegans
 Coronocephalus elegans
 Correbia elegans
 Correbidia elegans
 Cortinarius elegans
 Corydalis elegans
 Corydia elegans
 Corydoras elegans
 Corydorus elegans
 Corymbites elegans
 Corynandra elegans
 Corynesporina elegans
 Corynites elegans
 Corynomalus elegans
 Corynoptera elegans
 Coryphaena elegans
 Coryphidium elegans
 Coryphocera elegans
 Corythodinium elegans
 Corythucha elegans
 Coscinium elegans
 Coscinodiscus elegans
 Coscinopleura elegans
 Cosmacanthus elegans
 Cosmarium elegans
 Cosmiodiscus elegans
 Cosmocoma elegans
 Cosmoderes elegans
 Cosmodes elegans
 Cosmosoma elegans
 Costentalina elegans
 Costonia elegans
 Costria elegans
 Costus elegans
 Cothurnia elegans
 Cotoneaster elegans
 Coturnicops elegans
 Cotyledon elegans
 Cousinia elegans
 Crambus elegans
 Craniella elegans
 Craniops elegans
 Craspedocephalus elegans
 Craspedochiton elegans
 Craspedodiscus elegans
 Craspedonema elegans
 Craspedophorus elegans
 Craspedoplax elegans
 Craspedopoma elegans
 Craspedoporus elegans
 Crassina elegans
 Crassolabium elegans
 Crassostrea elegans
 Crassula elegans
 Crataegus elegans
 Craterellus elegans
 Cratocentrus elegans
 Crella elegans
 Crematogaster elegans
 Crenatula elegans
 Crendonites elegans
 Crenella elegans
 Crenicara elegans
 Crenicichla elegans
 Creniphilus elegans
 Creoleon elegans
 Crepidium elegans
 Crepis elegans
 Cretapsyche elegans
 Cribella elegans
 Cribraria elegans
 Cribrella elegans
 Cribrosoconcha elegans
 Cribrospongia elegans
 Cricosaurus elegans
 Cricotopus elegans
 Crioceras elegans
 Crioceratites elegans
 Cricunopus elegans
 Crinistrophia elegans
 Crinum elegans
 Criodion elegans
 Crisia elegans
 Cristaria elegans
 Cristellaria elegans
 Crocisa elegans
 Crocodeilanthe elegans
 Crocus elegans
 Cromna elegans
 Cromyatractus elegans
 Crosita elegans
 Crossocheilus elegans
 Crotalaria elegans
 Croton elegans
 Cruoriella elegans
 Cryptandromyces elegans
 Cryptanuridimorpha elegans
 Cryptarcha elegans
 Cryptaulax elegans
 Crypteronia elegans
 Cryptobium elegans
 Cryptocarya elegans
 Cryptocatantops elegans
 Cryptocerus elegans
 Cryptocheilus elegans
 Cryptocheiridium elegans
 Cryptochile elegans
 Cryptochilum elegans
 Cryptoditha elegans
 Cryptographis elegans
 Cryptolaria elegans
 Cryptolepis elegans
 Cryptomeigenia elegans
 Cryptopygus elegans
 Cryptorhynchus elegans
 Cryptosepalum elegans
 Cryptospira elegans
 Cryptotaenia elegans
 Ctenacanthus elegans
 Ctenelmis elegans
 Ctenicera elegans
 Ctenium elegans
 Ctenochasma elegans
 Ctenophora elegans
 Cuapetes elegans
 Cubanocheiridium elegans
 Cubanohydracarus elegans
 Cubanothyris elegans
 Cubitostrea elegans
 Cucujomyces elegans
 Cucullaea elegans
 Cucullanus elegans
 Culeolus elegans
 Culex elegans
 Cumingia elegans
 Cuneolina elegans
 Cunninghamella elegans
 Cunninghamia elegans
 Cunninghamites elegans
 Cupania elegans
 Cuphea elegans
 Cupuladria elegans
 Cupulospongia elegans
 Curculio elegans
 Curimata elegans
 Curimatus elegans
 Cursoria elegans
 Curtognathus elegans
 Cuscuta elegans
 Cusoria elegans
 Cusparia elegans
 Cuspidaria elegans
 Cuterebra elegans
 Cyanonemertes elegans
 Cyanonephron elegans
 Cyartonema elegans
 Cyathea elegans
 Cyathophora elegans
 Cyathopodium elegans
 Cyathus elegans
 Cybiosarda elegans
 Cycadophyllum elegans
 Cyclagnostus elegans
 Cyclamen elegans
 Cyclammina elegans
 Cyclanorbis elegans
 Cyclanthera elegans
 Cyclas elegans
 Cyclaspis elegans
 Cyclea elegans
 Cyclobothra elegans
 Cyclocardia elegans
 Cyclocephala elegans
 Cyclophorus elegans
 Cyclopina elegans
 Cyclopinodes elegans
 Cyclopinoides elegans
 Cyclopogon elegans
 Cyclops elegans
 Cyclopteris elegans
 Cycloseris elegans
 Cyclosorus elegans
 Cyclostoma elegans
 Cyclostrema elegans
 Cyclostrongylus elegans
 Cyclothyris elegans
 Cyerce elegans
 Cylindrella elegans
 Cylindrocladiella elegans
 Cylindrostoma elegans
 Cymatoceras elegans
 Cymatoderma elegans
 Cymbachus elegans
 Cymbella elegans
 Cymbidium elegans
 Cymbodinium elegans
 Cymbopogon elegans
 Cymindis elegans
 Cymodusa elegans
 Cymothoa elegans
 Cymus elegans
 Cynanchum elegans
 Cynodictis elegans
 Cynodonichthys elegans
 Cynolebias elegans
 Cynorkis elegans
 Cynosurus elegans
 Cypella elegans
 Cyperorchis elegans
 Cyperus elegans
 Cyphella elegans
 Cyphocerastis elegans
 Cypholoba elegans
 Cyphomyia elegans
 Cyphophoenix elegans
 Cypraea elegans
 Cypraedia elegans
 Cypraeovula elegans
 Cypricardia elegans
 Cypricardinia elegans
 Cypricercus elegans
 Cypridina elegans
 Cyprinodon elegans
 Cypripedium elegans
 Cyptocephala elegans
 Cyrene elegans
 Cyrenella elegans
 Cyrestis elegans
 Cyriocosmus elegans
 Cyriocrates elegans
 Cyrtandra elegans
 Cyrtoceras elegans
 Cyrtolites elegans
 Cyrtonus elegans
 Cyrtopera elegans
 Cyrtopodion elegans
 Cyrtopodium elegans
 Cyrtopora elegans
 Cyrtosia elegans
 Cyrtostachys elegans
 Cyrtotrachelus elegans
 Cyrtotyphlus elegans
 Cystoderma elegans
 Cystodermella elegans
 Cystodictya elegans
 Cystomatochilina elegans
 Cytospora elegans
 Cystoseira elegans
 Cythere elegans
 Cytherea elegans
 Cytherideis elegans

Références 

 "C. elegans" est l’abréviation valide de 41 espèces différentes dans le système de taxonomy du NCBI:
  "LINNAEUS: A species name identification system for biomedical literature". Martin Gerner, Goran Nenadic and Casey M Bergman, BMC Bioinformatics, 2010, volume 11, page 85, .

Liens externes 
 AlgaeBase
 Atlas of Living Australia
 biolib.cz
 boldsystems.org 
 commons
 Encyclopedia of Life (eol) 
 fishbase 
 fossilworks
 Index fungarum
 insectoid.info
 Louisiana State Arthropod Museum
 Mycobank
 Paleontology DB
 reptile-database.reptarium.cz
 Tropicos
 wikispecies
 World Register of Marine Species (WoRMS)

Homonymie en biologie